|-
|(57001)||2000 SO327|| align=right|13,9|| align=right|2,732|| align=right|0,179|| align=right|12,57|| align=right|4,515||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57002)||2000 ST343|| align=right|15,1|| align=right|3,223|| align=right|0,054|| align=right|5,19|| align=right|5,786||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57003)||2000 SL349|| align=right|13,9|| align=right|3,100|| align=right|0,098|| align=right|12,38|| align=right|5,458||MBA||30. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57004)||2000 SP349|| align=right|14,7|| align=right|2,391|| align=right|0,317|| align=right|7,78|| align=right|3,698||MBA||28. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57005)||2000 ST349|| align=right|14,1|| align=right|3,004|| align=right|0,052|| align=right|11,15|| align=right|5,206||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57006)||2000 SU354|| align=right|13,6|| align=right|3,123|| align=right|0,100|| align=right|11,64|| align=right|5,518||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57007)||2000 SH356|| align=right|13,9|| align=right|3,155|| align=right|0,081|| align=right|16,94|| align=right|5,603||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57008)||2000 SV356|| align=right|14,3|| align=right|2,683|| align=right|0,189|| align=right|13,09|| align=right|4,394||MBA||28. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57009)||2000 SK357|| align=right|14,4|| align=right|2,840|| align=right|0,279|| align=right|16,31|| align=right|4,785||MBA||28. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57010)||2000 TP1|| align=right|14,7|| align=right|2,787|| align=right|0,179|| align=right|11,24|| align=right|4,652||MBA||3. října 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(57011)||2000 TO18|| align=right|13,8|| align=right|3,134|| align=right|0,124|| align=right|14,53|| align=right|5,547||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57012)||2000 TA21|| align=right|14,3|| align=right|3,169|| align=right|0,064|| align=right|10,30|| align=right|5,640||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57013)||2000 TD39|| align=right|11,5|| align=right|5,295|| align=right|0,055|| align=right|17,56|| align=right|12,19||JUT||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57014)||2000 TM39|| align=right|14,2|| align=right|3,204|| align=right|0,085|| align=right|7,19|| align=right|5,735||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57015)||2000 TH40|| align=right|14,2|| align=right|2,700|| align=right|0,120|| align=right|13,24|| align=right|4,436||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57016)||2000 TY41|| align=right|14,8|| align=right|2,932|| align=right|0,203|| align=right|13,64|| align=right|5,019||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57017)||2000 TC42|| align=right|14,6|| align=right|3,066|| align=right|0,101|| align=right|11,08|| align=right|5,368||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57018)||2000 TA46|| align=right|15,1|| align=right|3,089|| align=right|0,105|| align=right|2,96|| align=right|5,427||MBA||1. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57019)||2000 TQ57|| align=right|14,2|| align=right|2,603|| align=right|0,113|| align=right|13,87|| align=right|4,199||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57020)||2000 TX58|| align=right|14,1|| align=right|2,649|| align=right|0,131|| align=right|13,24|| align=right|4,312||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57021)||2000 TG59|| align=right|13,2|| align=right|3,220|| align=right|0,129|| align=right|16,18|| align=right|5,778||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57022)||2000 TK64|| align=right|13,3|| align=right|3,225|| align=right|0,208|| align=right|19,96|| align=right|5,792||MBA||5. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57023)||2000 UH10|| align=right|12,9|| align=right|2,964|| align=right|0,189|| align=right|7,64|| align=right|5,102||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57024)||2000 UD23|| align=right|14,0|| align=right|3,218|| align=right|0,099|| align=right|15,37|| align=right|5,771||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57025)||2000 UO24|| align=right|13,4|| align=right|3,230|| align=right|0,188|| align=right|16,66|| align=right|5,805||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57026)||2000 UD55|| align=right|14,3|| align=right|3,184|| align=right|0,232|| align=right|17,97|| align=right|5,681||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57027)||2000 UB59|| align=right|13,6|| align=right|3,946|| align=right|0,135|| align=right|3,36|| align=right|7,838||HLD||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57028)||2000 UJ60|| align=right|14,9|| align=right|3,208|| align=right|0,131|| align=right|4,60|| align=right|5,744||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57029)||2000 UY65|| align=right|14,6|| align=right|3,110|| align=right|0,135|| align=right|4,84|| align=right|5,483||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57030)||2000 UW102|| align=right|13,5|| align=right|3,043|| align=right|0,160|| align=right|11,83|| align=right|5,308||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57031)||2000 VA|| align=right|14,3|| align=right|2,298|| align=right|0,103|| align=right|4,86|| align=right|3,483||MBA||1. listopadu 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(57032)||2000 VU8|| align=right|14,1|| align=right|3,220|| align=right|0,136|| align=right|2,04|| align=right|5,776||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57033)||2000 VR15|| align=right|13,7|| align=right|3,194|| align=right|0,183|| align=right|17,58|| align=right|5,707||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57034)||2000 VZ56|| align=right|13,3|| align=right|3,179|| align=right|0,055|| align=right|17,62|| align=right|5,668||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57035)||2000 WG54|| align=right|14,9|| align=right|2,518|| align=right|0,099|| align=right|2,25|| align=right|3,994||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57036)||2000 WV182|| align=right|13,8|| align=right|2,337|| align=right|0,231|| align=right|23,78|| align=right|3,573||MBA||18. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57037)||2000 YC105|| align=right|14,7|| align=right|2,392|| align=right|0,282|| align=right|10,16|| align=right|3,698||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(57038)||2001 AX39|| align=right|15,1|| align=right|2,317|| align=right|0,260|| align=right|4,09|| align=right|3,526||MBA||3. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57039)||2001 DF61|| align=right|15,0|| align=right|3,158|| align=right|0,082|| align=right|9,97|| align=right|5,612||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57040)||2001 DH106|| align=right|16,2|| align=right|2,279|| align=right|0,150|| align=right|7,19|| align=right|3,440||MBA||22. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57041)||2001 EN12|| align=right|11,8|| align=right|5,304|| align=right|0,074|| align=right|9,17|| align=right|12,22||JUT||4. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57042)||2001 EK20|| align=right|17,1|| align=right|2,192|| align=right|0,072|| align=right|7,25|| align=right|3,245||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57043)||2001 FS13|| align=right|15,8|| align=right|2,437|| align=right|0,191|| align=right|1,98|| align=right|3,803||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57044)||2001 HH42|| align=right|14,9|| align=right|2,997|| align=right|0,084|| align=right|0,63|| align=right|5,187||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57045)||2001 KY33|| align=right|15,8|| align=right|2,751|| align=right|0,146|| align=right|3,99|| align=right|4,562||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57046)||2001 KW55|| align=right|14,4|| align=right|2,800|| align=right|0,232|| align=right|9,06|| align=right|4,685||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57047)||2001 LG1|| align=right|15,0|| align=right|2,313|| align=right|0,321|| align=right|8,87|| align=right|3,518||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57048)||2001 LU6|| align=right|15,4|| align=right|2,352|| align=right|0,245|| align=right|5,38|| align=right|3,607||MBA||15. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57049)||2001 LJ7|| align=right|14,3|| align=right|2,668|| align=right|0,287|| align=right|10,10|| align=right|4,358||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57050)||2001 LF11|| align=right|13,9|| align=right|2,769|| align=right|0,370|| align=right|31,71|| align=right|4,608||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57051)||2001 LK13|| align=right|15,8|| align=right|2,335|| align=right|0,209|| align=right|13,17|| align=right|3,568||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57052)||2001 MS6|| align=right|16,1|| align=right|2,592|| align=right|0,323|| align=right|5,71|| align=right|4,173||MBA||22. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57053)||2001 MA13|| align=right|14,6|| align=right|2,550|| align=right|0,161|| align=right|11,04|| align=right|4,072||MBA||23. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57054)||2001 MB13|| align=right|14,7|| align=right|2,583|| align=right|0,178|| align=right|13,25|| align=right|4,150||MBA||23. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57055)||2001 MN18|| align=right|16,0|| align=right|2,256|| align=right|0,166|| align=right|4,04|| align=right|3,387||MBA||26. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57056)||2001 MW19|| align=right|14,8|| align=right|2,586|| align=right|0,196|| align=right|5,50|| align=right|4,158||MBA||25. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57057)||2001 MO20|| align=right|15,0|| align=right|2,462|| align=right|0,198|| align=right|3,59|| align=right|3,863||MBA||25. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57058)||2001 MX20|| align=right|16,1|| align=right|2,312|| align=right|0,219|| align=right|10,34|| align=right|3,515||MBA||25. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57059)||2001 MA24|| align=right|15,5|| align=right|2,318|| align=right|0,148|| align=right|5,62|| align=right|3,529||MBA||27. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57060)||2001 MO25|| align=right|15,7|| align=right|2,266|| align=right|0,183|| align=right|4,00|| align=right|3,410||MBA||17. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57061)||2001 MZ26|| align=right|13,9|| align=right|2,803|| align=right|0,171|| align=right|16,21|| align=right|4,691||MBA||19. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57062)||2001 NC1|| align=right|16,2|| align=right|2,397|| align=right|0,200|| align=right|5,14|| align=right|3,710||MBA||12. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57063)||2001 NE3|| align=right|15,1|| align=right|2,593|| align=right|0,239|| align=right|3,21|| align=right|4,175||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57064)||2001 NW6|| align=right|17,1|| align=right|2,139|| align=right|0,156|| align=right|2,39|| align=right|3,129||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57065)||2001 NZ6|| align=right|15,4|| align=right|2,386|| align=right|0,240|| align=right|5,22|| align=right|3,686||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57066)||2001 NS8|| align=right|16,6|| align=right|2,230|| align=right|0,166|| align=right|5,17|| align=right|3,330||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57067)||2001 NB21|| align=right|16,5|| align=right|2,275|| align=right|0,186|| align=right|7,15|| align=right|3,430||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57068)||2001 OC1|| align=right|16,7|| align=right|2,362|| align=right|0,183|| align=right|2,36|| align=right|3,630||MBA||17. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57069)||2001 OA3|| align=right|15,9|| align=right|2,539|| align=right|0,135|| align=right|13,25|| align=right|4,045||MBA||19. července 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(57070)||2001 OB6|| align=right|14,1|| align=right|3,074|| align=right|0,092|| align=right|9,04|| align=right|5,390||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57071)||2001 OA7|| align=right|15,5|| align=right|2,324|| align=right|0,174|| align=right|3,38|| align=right|3,542||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57072)||2001 OZ10|| align=right|15,1|| align=right|2,727|| align=right|0,063|| align=right|6,97|| align=right|4,504||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57073)||2001 OB13|| align=right|15,4|| align=right|2,334|| align=right|0,247|| align=right|9,30|| align=right|3,566||MBA||21. července 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(57074)||2001 OO13|| align=right|14,7|| align=right|2,546|| align=right|0,269|| align=right|5,40|| align=right|4,063||MBA||20. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57075)||2001 OU13|| align=right|15,3|| align=right|2,331|| align=right|0,208|| align=right|5,12|| align=right|3,559||MBA||20. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57076)||2001 OY16|| align=right|15,1|| align=right|2,739|| align=right|0,207|| align=right|8,22|| align=right|4,532||MBA||22. července 2001||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(57077)||2001 OB19|| align=right|15,0|| align=right|2,674|| align=right|0,145|| align=right|4,14|| align=right|4,371||MBA||17. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57078)||2001 OJ19|| align=right|14,9|| align=right|2,455|| align=right|0,173|| align=right|9,54|| align=right|3,845||MBA||17. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57079)||2001 OY20|| align=right|14,0|| align=right|2,617|| align=right|0,132|| align=right|12,79|| align=right|4,233||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57080)||2001 OE21|| align=right|15,2|| align=right|2,444|| align=right|0,153|| align=right|6,72|| align=right|3,821||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57081)||2001 OH21|| align=right|15,7|| align=right|2,336|| align=right|0,081|| align=right|5,90|| align=right|3,571||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57082)||2001 OX21|| align=right|14,9|| align=right|2,724|| align=right|0,225|| align=right|2,94|| align=right|4,495||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57083)||2001 OM31|| align=right|13,5|| align=right|2,350|| align=right|0,241|| align=right|23,34|| align=right|3,601||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57084)||2001 OH35|| align=right|15,2|| align=right|2,282|| align=right|0,247|| align=right|23,58|| align=right|3,446||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57085)||2001 OY37|| align=right|14,8|| align=right|1,936|| align=right|0,077|| align=right|19,02|| align=right|2,693||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57086)||2001 OJ39|| align=right|13,9|| align=right|2,583|| align=right|0,172|| align=right|8,56|| align=right|4,150||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57087)||2001 OB41|| align=right|15,6|| align=right|2,360|| align=right|0,206|| align=right|7,53|| align=right|3,624||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57088)||2001 OT41|| align=right|14,8|| align=right|2,327|| align=right|0,171|| align=right|6,83|| align=right|3,548||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57089)||2001 OF42|| align=right|13,0|| align=right|3,041|| align=right|0,092|| align=right|10,38|| align=right|5,302||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57090)||2001 OF44|| align=right|13,5|| align=right|3,128|| align=right|0,155|| align=right|13,53|| align=right|5,531||MBA||23. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57091)||2001 OL44|| align=right|15,2|| align=right|2,630|| align=right|0,080|| align=right|13,46|| align=right|4,265||MBA||23. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57092)||2001 OG45|| align=right|15,1|| align=right|2,596|| align=right|0,227|| align=right|12,45|| align=right|4,181||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57093)||2001 OM46|| align=right|15,8|| align=right|2,274|| align=right|0,191|| align=right|4,71|| align=right|3,428||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57094)||2001 OA48|| align=right|15,9|| align=right|2,426|| align=right|0,168|| align=right|6,48|| align=right|3,778||MBA||16. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57095)||2001 OX48|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,211|| align=right|3,07|| align=right|4,058||MBA||16. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57096)||2001 OQ56|| align=right|15,1|| align=right|2,629|| align=right|0,173|| align=right|12,88|| align=right|4,262||MBA||26. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57097)||2001 OP58|| align=right|15,6|| align=right|2,395|| align=right|0,189|| align=right|2,47|| align=right|3,705||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57098)||2001 OB66|| align=right|13,6|| align=right|2,805|| align=right|0,111|| align=right|9,12|| align=right|4,697||MBA||22. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57099)||2001 OL69|| align=right|15,9|| align=right|2,233|| align=right|0,171|| align=right|6,67|| align=right|3,336||MBA||19. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57100)||2001 OM69|| align=right|14,2|| align=right|2,709|| align=right|0,180|| align=right|30,91|| align=right|4,457||MBA||19. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57101)||2001 OC70|| align=right|14,7|| align=right|2,600|| align=right|0,313|| align=right|4,23|| align=right|4,191||MBA||19. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57102)||2001 OJ71|| align=right|15,4|| align=right|2,397|| align=right|0,146|| align=right|6,86|| align=right|3,710||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57103)||2001 OF72|| align=right|16,3|| align=right|2,381|| align=right|0,215|| align=right|1,21|| align=right|3,673||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57104)||2001 OH72|| align=right|13,8|| align=right|2,294|| align=right|0,074|| align=right|7,07|| align=right|3,474||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57105)||2001 OJ72|| align=right|16,3|| align=right|2,288|| align=right|0,202|| align=right|1,43|| align=right|3,460||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57106)||2001 OQ73|| align=right|15,8|| align=right|2,356|| align=right|0,199|| align=right|4,00|| align=right|3,617||MBA||21. července 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(57107)||2001 OF74|| align=right|15,8|| align=right|2,321|| align=right|0,184|| align=right|7,12|| align=right|3,536||MBA||16. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57108)||2001 OS74|| align=right|12,8|| align=right|2,911|| align=right|0,160|| align=right|12,54|| align=right|4,967||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57109)||2001 OW74|| align=right|16,3|| align=right|1,929|| align=right|0,017|| align=right|24,93|| align=right|2,679||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57110)||2001 OV79|| align=right|14,3|| align=right|2,585|| align=right|0,326|| align=right|24,07|| align=right|4,155||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57111)||2001 OQ80|| align=right|13,3|| align=right|2,705|| align=right|0,192|| align=right|12,70|| align=right|4,449||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57112)||2001 OC81|| align=right|13,2|| align=right|2,779|| align=right|0,176|| align=right|7,75|| align=right|4,632||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57113)||2001 OY83|| align=right|15,8|| align=right|2,253|| align=right|0,152|| align=right|7,67|| align=right|3,380||MBA||30. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57114)||2001 OY85|| align=right|15,6|| align=right|2,586|| align=right|0,228|| align=right|3,04|| align=right|4,159||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57115)||2001 OS87|| align=right|14,1|| align=right|3,065|| align=right|0,151|| align=right|22,55|| align=right|5,365||MBA||30. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57116)||2001 OW92|| align=right|16,8|| align=right|1,928|| align=right|0,123|| align=right|13,63|| align=right|2,676||MBA||22. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57117)||2001 OU93|| align=right|16,0|| align=right|2,232|| align=right|0,110|| align=right|4,66|| align=right|3,334||MBA||26. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57118)||2001 OF95|| align=right|15,5|| align=right|2,404|| align=right|0,233|| align=right|14,43|| align=right|3,726||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57119)||2001 OJ97|| align=right|16,0|| align=right|2,308|| align=right|0,156|| align=right|7,46|| align=right|3,505||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57120)||2001 OX97|| align=right|13,4|| align=right|2,963|| align=right|0,116|| align=right|14,66|| align=right|5,099||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57121)||2001 OK98|| align=right|15,1|| align=right|2,587|| align=right|0,227|| align=right|4,24|| align=right|4,161||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57122)||2001 OS99|| align=right|15,7|| align=right|2,401|| align=right|0,211|| align=right|1,68|| align=right|3,720||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57123)||2001 OV100|| align=right|15,4|| align=right|2,345|| align=right|0,153|| align=right|6,62|| align=right|3,591||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57124)||2001 OJ101|| align=right|13,5|| align=right|3,172|| align=right|0,129|| align=right|1,11|| align=right|5,648||MBA||27. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57125)||2001 OA103|| align=right|12,8|| align=right|2,938|| align=right|0,027|| align=right|12,25|| align=right|5,034||MBA||29. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57126)||2001 OM106|| align=right|15,7|| align=right|2,261|| align=right|0,213|| align=right|6,56|| align=right|3,399||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57127)||2001 OV106|| align=right|15,5|| align=right|2,237|| align=right|0,107|| align=right|7,12|| align=right|3,346||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57128)||2001 PG|| align=right|13,8|| align=right|2,583|| align=right|0,140|| align=right|11,05|| align=right|4,150||MBA||3. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57129)||2001 PO|| align=right|14,9|| align=right|2,588|| align=right|0,070|| align=right|21,18|| align=right|4,163||MBA||5. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57130)||2001 PE5|| align=right|13,4|| align=right|3,011|| align=right|0,087|| align=right|12,28|| align=right|5,224||MBA||9. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57131)||2001 PF6|| align=right|15,5|| align=right|2,393|| align=right|0,174|| align=right|3,85|| align=right|3,702||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57132)||2001 PO6|| align=right|14,2|| align=right|3,040|| align=right|0,109|| align=right|9,05|| align=right|5,300||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57133)||2001 PV6|| align=right|14,3|| align=right|2,789|| align=right|0,107|| align=right|3,31|| align=right|4,657||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57134)||2001 PX6|| align=right|14,9|| align=right|2,629|| align=right|0,085|| align=right|8,09|| align=right|4,263||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57135)||2001 PB7|| align=right|16,0|| align=right|2,305|| align=right|0,148|| align=right|5,23|| align=right|3,499||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57136)||2001 PE23|| align=right|15,7|| align=right|2,378|| align=right|0,226|| align=right|5,04|| align=right|3,668||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57137)||2001 PH23|| align=right|16,7|| align=right|2,329|| align=right|0,152|| align=right|7,48|| align=right|3,554||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57138)||2001 PU25|| align=right|15,4|| align=right|2,465|| align=right|0,124|| align=right|6,32|| align=right|3,869||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57139)||2001 PU26|| align=right|14,6|| align=right|2,703|| align=right|0,050|| align=right|5,87|| align=right|4,443||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57140)||2001 PG29|| align=right|15,7|| align=right|2,430|| align=right|0,186|| align=right|2,99|| align=right|3,787||MBA||15. srpna 2001||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(57141)||2001 PG32|| align=right|15,3|| align=right|2,409|| align=right|0,163|| align=right|9,38|| align=right|3,739||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57142)||2001 PO35|| align=right|15,7|| align=right|2,313|| align=right|0,107|| align=right|11,42|| align=right|3,517||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57143)||2001 PC37|| align=right|14,3|| align=right|2,670|| align=right|0,228|| align=right|8,93|| align=right|4,361||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57144)||2001 PJ43|| align=right|15,7|| align=right|2,363|| align=right|0,092|| align=right|6,45|| align=right|3,632||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57145)||2001 PV43|| align=right|16,4|| align=right|2,214|| align=right|0,122|| align=right|6,76|| align=right|3,293||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57146)||2001 PC46|| align=right|14,7|| align=right|2,670|| align=right|0,080|| align=right|14,98|| align=right|4,361||MBA||12. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57147)||2001 PB49|| align=right|15,2|| align=right|2,273|| align=right|0,168|| align=right|8,16|| align=right|3,426||MBA||14. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57148)||2001 PX57|| align=right|15,8|| align=right|2,337|| align=right|0,167|| align=right|4,81|| align=right|3,572||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57149)||2001 PF59|| align=right|13,4|| align=right|3,093|| align=right|0,222|| align=right|24,21|| align=right|5,439||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57150)||2001 QA1|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,143|| align=right|6,80|| align=right|3,694||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57151)||2001 QY1|| align=right|14,8|| align=right|2,591|| align=right|0,192|| align=right|3,28|| align=right|4,171||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57152)||2001 QL2|| align=right|13,7|| align=right|3,149|| align=right|0,088|| align=right|19,25|| align=right|5,588||MBA||17. srpna 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(57153)||2001 QB4|| align=right|15,2|| align=right|2,358|| align=right|0,203|| align=right|5,26|| align=right|3,621||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57154)||2001 QL7|| align=right|15,9|| align=right|2,297|| align=right|0,254|| align=right|3,06|| align=right|3,480||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57155)||2001 QM8|| align=right|15,9|| align=right|2,375|| align=right|0,125|| align=right|4,96|| align=right|3,661||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57156)||2001 QM10|| align=right|15,9|| align=right|2,465|| align=right|0,202|| align=right|1,83|| align=right|3,869||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57157)||2001 QW11|| align=right|15,4|| align=right|2,320|| align=right|0,176|| align=right|5,05|| align=right|3,533||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57158)||2001 QF14|| align=right|16,0|| align=right|2,304|| align=right|0,159|| align=right|4,49|| align=right|3,497||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57159)||2001 QM15|| align=right|15,2|| align=right|2,318|| align=right|0,146|| align=right|5,68|| align=right|3,528||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57160)||2001 QW15|| align=right|14,7|| align=right|2,585|| align=right|0,189|| align=right|3,75|| align=right|4,155||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57161)||2001 QX15|| align=right|14,5|| align=right|2,752|| align=right|0,225|| align=right|7,89|| align=right|4,566||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57162)||2001 QM16|| align=right|15,5|| align=right|2,537|| align=right|0,190|| align=right|5,75|| align=right|4,041||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57163)||2001 QL17|| align=right|15,1|| align=right|2,359|| align=right|0,157|| align=right|4,13|| align=right|3,622||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57164)||2001 QO17|| align=right|14,9|| align=right|2,574|| align=right|0,177|| align=right|8,54|| align=right|4,128||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57165)||2001 QK18|| align=right|16,6|| align=right|2,550|| align=right|0,167|| align=right|3,65|| align=right|4,073||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57166)||2001 QN18|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,097|| align=right|10,24|| align=right|3,711||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57167)||2001 QV18|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,158|| align=right|6,02|| align=right|3,695||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57168)||2001 QE19|| align=right|16,4|| align=right|2,282|| align=right|0,060|| align=right|2,29|| align=right|3,447||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57169)||2001 QN19|| align=right|14,5|| align=right|2,613|| align=right|0,080|| align=right|5,15|| align=right|4,223||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57170)||2001 QB20|| align=right|15,6|| align=right|2,576|| align=right|0,148|| align=right|1,93|| align=right|4,135||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57171)||2001 QT20|| align=right|15,2|| align=right|2,297|| align=right|0,220|| align=right|5,13|| align=right|3,481||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57172)||2001 QY20|| align=right|15,5|| align=right|2,565|| align=right|0,111|| align=right|15,26|| align=right|4,108||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57173)||2001 QE22|| align=right|14,4|| align=right|2,650|| align=right|0,170|| align=right|12,66|| align=right|4,313||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57174)||2001 QZ22|| align=right|15,6|| align=right|2,685|| align=right|0,253|| align=right|4,33|| align=right|4,398||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57175)||2001 QD24|| align=right|15,5|| align=right|2,438|| align=right|0,210|| align=right|3,10|| align=right|3,805||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57176)||2001 QP24|| align=right|14,0|| align=right|2,344|| align=right|0,100|| align=right|11,76|| align=right|3,588||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57177)||2001 QV24|| align=right|15,7|| align=right|2,189|| align=right|0,191|| align=right|4,75|| align=right|3,239||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57178)||2001 QC25|| align=right|15,2|| align=right|2,657|| align=right|0,229|| align=right|4,87|| align=right|4,330||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57179)||2001 QW25|| align=right|15,4|| align=right|2,426|| align=right|0,230|| align=right|7,93|| align=right|3,779||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57180)||2001 QK27|| align=right|14,3|| align=right|2,535|| align=right|0,099|| align=right|13,87|| align=right|4,036||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57181)||2001 QU28|| align=right|15,0|| align=right|2,720|| align=right|0,186|| align=right|2,26|| align=right|4,486||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57182)||2001 QA29|| align=right|14,4|| align=right|2,766|| align=right|0,069|| align=right|2,80|| align=right|4,600||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57183)||2001 QG29|| align=right|13,9|| align=right|3,070|| align=right|0,300|| align=right|8,69|| align=right|5,378||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57184)||2001 QP29|| align=right|14,4|| align=right|2,616|| align=right|0,169|| align=right|11,75|| align=right|4,231||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57185)||2001 QB30|| align=right|14,4|| align=right|2,769|| align=right|0,218|| align=right|7,50|| align=right|4,608||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57186)||2001 QK30|| align=right|14,8|| align=right|2,413|| align=right|0,130|| align=right|6,97|| align=right|3,747||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57187)||2001 QP30|| align=right|14,3|| align=right|2,729|| align=right|0,095|| align=right|2,95|| align=right|4,509||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57188)||2001 QW30|| align=right|14,5|| align=right|2,448|| align=right|0,137|| align=right|7,02|| align=right|3,829||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57189)||2001 QX30|| align=right|14,6|| align=right|2,766|| align=right|0,164|| align=right|5,72|| align=right|4,600||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57190)||2001 QM31|| align=right|14,3|| align=right|2,613|| align=right|0,228|| align=right|3,96|| align=right|4,223||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57191)||2001 QY31|| align=right|13,9|| align=right|3,021|| align=right|0,230|| align=right|11,68|| align=right|5,251||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57192)||2001 QO33|| align=right|16,1|| align=right|2,373|| align=right|0,263|| align=right|9,76|| align=right|3,655||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57193)||2001 QF34|| align=right|16,4|| align=right|2,403|| align=right|0,227|| align=right|0,31|| align=right|3,724||MBA||19. srpna 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(57194)||2001 QP34|| align=right|16,1|| align=right|2,338|| align=right|0,230|| align=right|1,46|| align=right|3,574||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57195)||2001 QV40|| align=right|15,0|| align=right|2,556|| align=right|0,274|| align=right|5,26|| align=right|4,085||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57196)||2001 QS42|| align=right|15,5|| align=right|2,539|| align=right|0,202|| align=right|4,97|| align=right|4,045||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57197)||2001 QL44|| align=right|14,6|| align=right|2,717|| align=right|0,219|| align=right|3,09|| align=right|4,479||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57198)||2001 QO46|| align=right|14,6|| align=right|3,055|| align=right|0,239|| align=right|1,21|| align=right|5,340||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57199)||2001 QS47|| align=right|15,4|| align=right|2,395|| align=right|0,118|| align=right|6,35|| align=right|3,707||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57200)||2001 QS51|| align=right|15,1|| align=right|2,747|| align=right|0,254|| align=right|6,65|| align=right|4,553||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57201)||2001 QL52|| align=right|14,5|| align=right|2,784|| align=right|0,074|| align=right|5,93|| align=right|4,646||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57202)||2001 QJ53|| align=right|15,3|| align=right|2,338|| align=right|0,157|| align=right|4,26|| align=right|3,575||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57203)||2001 QC54|| align=right|15,9|| align=right|2,334|| align=right|0,178|| align=right|4,52|| align=right|3,565||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57204)||2001 QD54|| align=right|14,9|| align=right|3,051|| align=right|0,300|| align=right|3,66|| align=right|5,328||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57205)||2001 QM55|| align=right|15,6|| align=right|2,283|| align=right|0,127|| align=right|6,94|| align=right|3,449||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57206)||2001 QS56|| align=right|16,0|| align=right|2,259|| align=right|0,093|| align=right|5,51|| align=right|3,395||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57207)||2001 QY56|| align=right|16,5|| align=right|2,236|| align=right|0,112|| align=right|7,39|| align=right|3,344||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57208)||2001 QB57|| align=right|14,4|| align=right|2,742|| align=right|0,179|| align=right|4,69|| align=right|4,539||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57209)||2001 QV58|| align=right|14,5|| align=right|2,682|| align=right|0,222|| align=right|8,03|| align=right|4,393||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57210)||2001 QK59|| align=right|15,8|| align=right|2,373|| align=right|0,135|| align=right|6,09|| align=right|3,655||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57211)||2001 QL60|| align=right|15,5|| align=right|2,258|| align=right|0,149|| align=right|6,63|| align=right|3,392||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57212)||2001 QM60|| align=right|13,8|| align=right|3,048|| align=right|0,047|| align=right|12,26|| align=right|5,320||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57213)||2001 QO60|| align=right|15,9|| align=right|2,307|| align=right|0,137|| align=right|5,01|| align=right|3,502||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57214)||2001 QC63|| align=right|15,0|| align=right|3,171|| align=right|0,240|| align=right|15,00|| align=right|5,645||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57215)||2001 QA65|| align=right|15,6|| align=right|2,278|| align=right|0,156|| align=right|5,54|| align=right|3,438||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57216)||2001 QD65|| align=right|15,4|| align=right|2,399|| align=right|0,151|| align=right|6,87|| align=right|3,715||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57217)||2001 QJ66|| align=right|15,9|| align=right|2,268|| align=right|0,164|| align=right|4,46|| align=right|3,415||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57218)||2001 QY69|| align=right|15,2|| align=right|2,329|| align=right|0,147|| align=right|5,46|| align=right|3,554||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57219)||2001 QY71|| align=right|14,1|| align=right|2,737|| align=right|0,146|| align=right|15,25|| align=right|4,528||MBA||20. srpna 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(57220)||2001 QG72|| align=right|14,3|| align=right|2,719|| align=right|0,102|| align=right|17,48|| align=right|4,482||MBA||21. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57221)||2001 QN74|| align=right|15,6|| align=right|2,574|| align=right|0,150|| align=right|2,92|| align=right|4,128||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57222)||2001 QW74|| align=right|15,5|| align=right|2,297|| align=right|0,231|| align=right|6,82|| align=right|3,480||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57223)||2001 QZ74|| align=right|14,2|| align=right|3,205|| align=right|0,225|| align=right|7,31|| align=right|5,736||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57224)||2001 QF75|| align=right|14,7|| align=right|2,380|| align=right|0,118|| align=right|13,45|| align=right|3,671||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57225)||2001 QG75|| align=right|15,0|| align=right|2,588|| align=right|0,170|| align=right|6,76|| align=right|4,163||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57226)||2001 QN75|| align=right|14,1|| align=right|2,609|| align=right|0,075|| align=right|14,70|| align=right|4,215||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57227)||2001 QR75|| align=right|14,6|| align=right|2,650|| align=right|0,117|| align=right|2,57|| align=right|4,314||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57228)||2001 QY75|| align=right|13,9|| align=right|2,574|| align=right|0,169|| align=right|13,22|| align=right|4,129||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57229)||2001 QF76|| align=right|14,0|| align=right|3,141|| align=right|0,180|| align=right|13,28|| align=right|5,566||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57230)||2001 QK77|| align=right|14,8|| align=right|2,522|| align=right|0,203|| align=right|4,92|| align=right|4,005||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57231)||2001 QS77|| align=right|14,2|| align=right|2,795|| align=right|0,058|| align=right|5,88|| align=right|4,671||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57232)||2001 QD78|| align=right|14,7|| align=right|2,736|| align=right|0,086|| align=right|10,52|| align=right|4,526||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57233)||2001 QU79|| align=right|15,0|| align=right|2,412|| align=right|0,105|| align=right|7,34|| align=right|3,745||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57234)||2001 QV79|| align=right|15,2|| align=right|2,572|| align=right|0,137|| align=right|1,13|| align=right|4,123||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57235)||2001 QD80|| align=right|14,1|| align=right|2,622|| align=right|0,073|| align=right|15,42|| align=right|4,246||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57236)||2001 QG80|| align=right|13,3|| align=right|2,710|| align=right|0,173|| align=right|12,33|| align=right|4,461||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57237)||2001 QL80|| align=right|13,9|| align=right|2,635|| align=right|0,142|| align=right|5,67|| align=right|4,277||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57238)||2001 QW80|| align=right|15,3|| align=right|2,212|| align=right|0,199|| align=right|6,04|| align=right|3,289||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57239)||2001 QD81|| align=right|15,6|| align=right|2,299|| align=right|0,133|| align=right|6,41|| align=right|3,486||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57240)||2001 QB83|| align=right|15,5|| align=right|2,295|| align=right|0,188|| align=right|3,69|| align=right|3,477||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57241)||2001 QC83|| align=right|16,0|| align=right|2,176|| align=right|0,161|| align=right|2,95|| align=right|3,209||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57242)||2001 QK83|| align=right|15,2|| align=right|2,583|| align=right|0,164|| align=right|13,18|| align=right|4,151||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57243)||2001 QH84|| align=right|14,2|| align=right|2,645|| align=right|0,103|| align=right|14,40|| align=right|4,301||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57244)||2001 QK84|| align=right|16,0|| align=right|2,228|| align=right|0,095|| align=right|3,79|| align=right|3,326||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57245)||2001 QQ84|| align=right|14,4|| align=right|2,991|| align=right|0,251|| align=right|1,53|| align=right|5,171||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57246)||2001 QW84|| align=right|15,6|| align=right|2,289|| align=right|0,128|| align=right|6,44|| align=right|3,462||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57247)||2001 QD86|| align=right|13,6|| align=right|3,237|| align=right|0,090|| align=right|16,48|| align=right|5,824||MBA||18. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57248)||2001 QT91|| align=right|14,0|| align=right|2,636|| align=right|0,330|| align=right|28,36|| align=right|4,280||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57249)||2001 QW93|| align=right|13,3|| align=right|2,848|| align=right|0,129|| align=right|14,46|| align=right|4,807||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57250)||2001 QQ94|| align=right|15,8|| align=right|2,422|| align=right|0,069|| align=right|2,10|| align=right|3,769||MBA||23. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57251)||2001 QO96|| align=right|15,1|| align=right|2,589|| align=right|0,182|| align=right|7,20|| align=right|4,164||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57252)||2001 QS96|| align=right|13,0|| align=right|2,598|| align=right|0,089|| align=right|13,83|| align=right|4,187||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57253)||2001 QT99|| align=right|13,6|| align=right|3,150|| align=right|0,191|| align=right|27,43|| align=right|5,591||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57254)||2001 QO103|| align=right|14,7|| align=right|2,695|| align=right|0,039|| align=right|3,44|| align=right|4,424||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57255)||2001 QR103|| align=right|15,9|| align=right|2,228|| align=right|0,196|| align=right|6,27|| align=right|3,324||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57256)||2001 QF104|| align=right|15,0|| align=right|2,550|| align=right|0,222|| align=right|4,81|| align=right|4,072||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57257)||2001 QG104|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,177|| align=right|5,62|| align=right|4,093||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57258)||2001 QX104|| align=right|16,0|| align=right|2,578|| align=right|0,143|| align=right|7,53|| align=right|4,138||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57259)||2001 QO105|| align=right|14,9|| align=right|2,832|| align=right|0,127|| align=right|5,06|| align=right|4,764||MBA||23. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57260)||2001 QE106|| align=right|15,3|| align=right|2,586|| align=right|0,215|| align=right|10,78|| align=right|4,158||MBA||18. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57261)||2001 QO106|| align=right|16,3|| align=right|2,324|| align=right|0,088|| align=right|6,76|| align=right|3,541||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57262)||2001 QS106|| align=right|14,5|| align=right|2,389|| align=right|0,117|| align=right|9,55|| align=right|3,691||MBA||21. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57263)||2001 QM109|| align=right|14,7|| align=right|3,128|| align=right|0,171|| align=right|9,62|| align=right|5,531||MBA||20. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57264)||2001 QP113|| align=right|13,7|| align=right|3,051|| align=right|0,118|| align=right|10,14|| align=right|5,328||MBA||23. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57265)||2001 QR119|| align=right|15,2|| align=right|2,442|| align=right|0,161|| align=right|3,66|| align=right|3,816||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57266)||2001 QM121|| align=right|16,2|| align=right|2,219|| align=right|0,122|| align=right|6,05|| align=right|3,304||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57267)||2001 QE122|| align=right|15,0|| align=right|2,540|| align=right|0,173|| align=right|3,87|| align=right|4,047||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57268)||2001 QP123|| align=right|15,8|| align=right|2,345|| align=right|0,109|| align=right|3,90|| align=right|3,591||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57269)||2001 QJ131|| align=right|14,0|| align=right|2,698|| align=right|0,099|| align=right|21,66|| align=right|4,431||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57270)||2001 QT134|| align=right|14,9|| align=right|2,763|| align=right|0,170|| align=right|8,05|| align=right|4,592||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57271)||2001 QC137|| align=right|13,9|| align=right|2,981|| align=right|0,070|| align=right|8,40|| align=right|5,147||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57272)||2001 QE137|| align=right|14,9|| align=right|3,123|| align=right|0,264|| align=right|25,31|| align=right|5,518||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57273)||2001 QR137|| align=right|14,2|| align=right|2,612|| align=right|0,111|| align=right|8,09|| align=right|4,222||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57274)||2001 QQ138|| align=right|16,1|| align=right|2,379|| align=right|0,069|| align=right|5,53|| align=right|3,670||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57275)||2001 QE139|| align=right|14,0|| align=right|2,563|| align=right|0,245|| align=right|12,48|| align=right|4,102||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57276)||2001 QP139|| align=right|12,6|| align=right|2,934|| align=right|0,162|| align=right|9,51|| align=right|5,025||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57277)||2001 QV139|| align=right|13,9|| align=right|2,758|| align=right|0,177|| align=right|7,93|| align=right|4,580||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57278)||2001 QZ140|| align=right|15,4|| align=right|2,441|| align=right|0,145|| align=right|6,69|| align=right|3,813||MBA||23. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57279)||2001 QU147|| align=right|14,7|| align=right|2,721|| align=right|0,106|| align=right|14,67|| align=right|4,487||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57280)||2001 QO148|| align=right|16,5|| align=right|2,280|| align=right|0,007|| align=right|10,05|| align=right|3,441||MBA||20. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57281)||2001 QP148|| align=right|14,5|| align=right|2,557|| align=right|0,210|| align=right|8,59|| align=right|4,087||MBA||20. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57282)||2001 QX155|| align=right|16,0|| align=right|2,477|| align=right|0,120|| align=right|4,99|| align=right|3,898||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57283)||2001 QZ156|| align=right|16,8|| align=right|2,278|| align=right|0,137|| align=right|4,57|| align=right|3,438||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57284)||2001 QB157|| align=right|15,4|| align=right|2,347|| align=right|0,038|| align=right|8,78|| align=right|3,594||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57285)||2001 QR158|| align=right|15,0|| align=right|2,722|| align=right|0,214|| align=right|9,24|| align=right|4,490||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57286)||2001 QQ159|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,130|| align=right|6,28|| align=right|3,551||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57287)||2001 QC163|| align=right|15,8|| align=right|2,586|| align=right|0,195|| align=right|4,36|| align=right|4,158||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57288)||2001 QZ163|| align=right|14,0|| align=right|3,129|| align=right|0,039|| align=right|9,96|| align=right|5,535||MBA||31. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57289)||2001 QP165|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,104|| align=right|7,60|| align=right|3,634||MBA||24. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57290)||2001 QM169|| align=right|13,2|| align=right|3,227|| align=right|0,078|| align=right|17,44|| align=right|5,797||MBA||19. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57291)||2001 QQ172|| align=right|14,4|| align=right|3,066|| align=right|0,151|| align=right|10,83|| align=right|5,369||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57292)||2001 QV174|| align=right|13,7|| align=right|2,903|| align=right|0,353|| align=right|11,77|| align=right|4,945||MBA||21. srpna 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(57293)||2001 QY178|| align=right|15,3|| align=right|2,415|| align=right|0,092|| align=right|6,12|| align=right|3,751||MBA||27. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57294)||2001 QC179|| align=right|15,1|| align=right|2,443|| align=right|0,108|| align=right|6,62|| align=right|3,817||MBA||27. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57295)||2001 QX181|| align=right|14,1|| align=right|3,061|| align=right|0,145|| align=right|10,66|| align=right|5,356||MBA||28. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57296)||2001 QE186|| align=right|14,4|| align=right|2,536|| align=right|0,136|| align=right|13,42|| align=right|4,039||MBA||21. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57297)||2001 QB188|| align=right|14,5|| align=right|2,512|| align=right|0,137|| align=right|9,81|| align=right|3,980||MBA||21. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57298)||2001 QE193|| align=right|14,8|| align=right|2,586|| align=right|0,031|| align=right|10,85|| align=right|4,157||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57299)||2001 QM194|| align=right|15,0|| align=right|2,767|| align=right|0,113|| align=right|10,74|| align=right|4,602||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57300)||2001 QP196|| align=right|16,2|| align=right|2,579|| align=right|0,258|| align=right|4,39|| align=right|4,142||MBA||22. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(57301)||2001 QY197|| align=right|14,8|| align=right|2,345|| align=right|0,045|| align=right|6,10|| align=right|3,590||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57302)||2001 QE198|| align=right|14,8|| align=right|2,797|| align=right|0,147|| align=right|4,40|| align=right|4,677||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57303)||2001 QL198|| align=right|14,7|| align=right|2,983|| align=right|0,128|| align=right|8,57|| align=right|5,151||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57304)||2001 QV198|| align=right|14,3|| align=right|3,153|| align=right|0,166|| align=right|7,12|| align=right|5,598||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57305)||2001 QJ199|| align=right|13,5|| align=right|3,038|| align=right|0,056|| align=right|10,59|| align=right|5,295||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57306)||2001 QB200|| align=right|14,9|| align=right|2,707|| align=right|0,081|| align=right|2,90|| align=right|4,452||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57307)||2001 QS200|| align=right|13,9|| align=right|2,997|| align=right|0,085|| align=right|10,81|| align=right|5,187||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57308)||2001 QL201|| align=right|15,8|| align=right|2,256|| align=right|0,162|| align=right|23,96|| align=right|3,388||MBA||22. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(57309)||2001 QT206|| align=right|15,8|| align=right|2,549|| align=right|0,146|| align=right|2,65|| align=right|4,070||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57310)||2001 QE211|| align=right|16,0|| align=right|2,571|| align=right|0,113|| align=right|2,77|| align=right|4,121||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57311)||2001 QR214|| align=right|16,1|| align=right|2,255|| align=right|0,079|| align=right|7,54|| align=right|3,386||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57312)||2001 QM216|| align=right|15,9|| align=right|2,386|| align=right|0,065|| align=right|4,35|| align=right|3,686||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57313)||2001 QM220|| align=right|16,9|| align=right|2,274|| align=right|0,086|| align=right|5,54|| align=right|3,429||MBA||23. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(57314)||2001 QK226|| align=right|14,7|| align=right|2,591|| align=right|0,073|| align=right|5,89|| align=right|4,170||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57315)||2001 QC233|| align=right|16,4|| align=right|2,356|| align=right|0,044|| align=right|3,61|| align=right|3,616||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57316)||2001 QD233|| align=right|14,7|| align=right|2,988|| align=right|0,221|| align=right|8,43|| align=right|5,163||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57317)||2001 QF235|| align=right|16,3|| align=right|2,422|| align=right|0,195|| align=right|0,94|| align=right|3,770||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57318)||2001 QT237|| align=right|15,3|| align=right|2,455|| align=right|0,197|| align=right|3,16|| align=right|3,846||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57319)||2001 QX237|| align=right|15,6|| align=right|2,636|| align=right|0,151|| align=right|13,25|| align=right|4,278||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57320)||2001 QN239|| align=right|15,8|| align=right|2,418|| align=right|0,162|| align=right|3,15|| align=right|3,758||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57321)||2001 QV239|| align=right|15,2|| align=right|2,418|| align=right|0,079|| align=right|6,00|| align=right|3,760||MBA||24. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57322)||2001 QX239|| align=right|15,5|| align=right|2,584|| align=right|0,163|| align=right|6,98|| align=right|4,153||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57323)||2001 QN240|| align=right|13,6|| align=right|2,792|| align=right|0,151|| align=right|9,11|| align=right|4,664||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57324)||2001 QX240|| align=right|15,6|| align=right|2,644|| align=right|0,055|| align=right|3,27|| align=right|4,298||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57325)||2001 QS241|| align=right|16,4|| align=right|2,421|| align=right|0,112|| align=right|8,86|| align=right|3,765||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57326)||2001 QY241|| align=right|15,4|| align=right|2,352|| align=right|0,090|| align=right|4,76|| align=right|3,606||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57327)||2001 QY242|| align=right|16,8|| align=right|2,189|| align=right|0,078|| align=right|4,66|| align=right|3,238||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57328)||2001 QC243|| align=right|16,3|| align=right|2,454|| align=right|0,042|| align=right|8,00|| align=right|3,843||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57329)||2001 QE245|| align=right|15,6|| align=right|2,657|| align=right|0,146|| align=right|13,56|| align=right|4,331||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57330)||2001 QR245|| align=right|14,5|| align=right|2,673|| align=right|0,081|| align=right|14,65|| align=right|4,368||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57331)||2001 QU245|| align=right|14,1|| align=right|3,105|| align=right|0,231|| align=right|25,40|| align=right|5,470||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57332)||2001 QL246|| align=right|14,7|| align=right|2,708|| align=right|0,192|| align=right|14,01|| align=right|4,455||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57333)||2001 QX246|| align=right|15,2|| align=right|2,625|| align=right|0,199|| align=right|13,43|| align=right|4,253||MBA||24. srpna 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(57334)||2001 QH252|| align=right|15,0|| align=right|2,526|| align=right|0,221|| align=right|2,93|| align=right|4,014||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57335)||2001 QY254|| align=right|14,4|| align=right|2,650|| align=right|0,174|| align=right|12,04|| align=right|4,314||MBA||25. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57336)||2001 QN256|| align=right|15,9|| align=right|2,314|| align=right|0,085|| align=right|6,99|| align=right|3,520||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57337)||2001 QD257|| align=right|15,1|| align=right|2,377|| align=right|0,098|| align=right|7,38|| align=right|3,665||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57338)||2001 QT259|| align=right|15,1|| align=right|2,625|| align=right|0,249|| align=right|11,23|| align=right|4,252||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57339)||2001 QG260|| align=right|15,7|| align=right|2,418|| align=right|0,098|| align=right|5,54|| align=right|3,760||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57340)||2001 QF262|| align=right|14,5|| align=right|2,677|| align=right|0,135|| align=right|7,97|| align=right|4,378||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57341)||2001 QR263|| align=right|13,5|| align=right|3,162|| align=right|0,230|| align=right|14,94|| align=right|5,623||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57342)||2001 QJ264|| align=right|14,7|| align=right|2,386|| align=right|0,122|| align=right|9,52|| align=right|3,685||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57343)||2001 QH269|| align=right|13,8|| align=right|2,550|| align=right|0,163|| align=right|14,01|| align=right|4,071||MBA||20. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57344)||2001 QN269|| align=right|14,4|| align=right|2,729|| align=right|0,093|| align=right|4,32|| align=right|4,508||MBA||20. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57345)||2001 QG275|| align=right|16,3|| align=right|2,389|| align=right|0,139|| align=right|4,66|| align=right|3,693||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57346)||2001 QV277|| align=right|15,4|| align=right|2,477|| align=right|0,136|| align=right|6,90|| align=right|3,898||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57347)||2001 QQ279|| align=right|14,5|| align=right|2,947|| align=right|0,053|| align=right|13,08|| align=right|5,059||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57348)||2001 QW281|| align=right|12,8|| align=right|2,570|| align=right|0,245|| align=right|18,30|| align=right|4,120||MBA||19. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57349)||2001 QC282|| align=right|14,0|| align=right|2,555|| align=right|0,167|| align=right|14,83|| align=right|4,083||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57350)||2001 QU285|| align=right|14,5|| align=right|2,764|| align=right|0,115|| align=right|9,99|| align=right|4,595||MBA||23. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57351)||2001 QC287|| align=right|15,7|| align=right|2,368|| align=right|0,075|| align=right|5,67|| align=right|3,643||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57352)||2001 QP287|| align=right|15,6|| align=right|2,367|| align=right|0,102|| align=right|6,61|| align=right|3,641||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57353)||2001 QM288|| align=right|13,6|| align=right|3,077|| align=right|0,040|| align=right|12,86|| align=right|5,396||MBA||17. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57354)||2001 QB292|| align=right|15,4|| align=right|2,599|| align=right|0,142|| align=right|2,73|| align=right|4,189||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57355)||2001 QJ292|| align=right|14,7|| align=right|2,791|| align=right|0,078|| align=right|11,74|| align=right|4,661||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57356)||2001 QG293|| align=right|13,0|| align=right|2,401|| align=right|0,236|| align=right|22,23|| align=right|3,720||MBA||26. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57357)||2001 QZ296|| align=right|15,2|| align=right|2,574|| align=right|0,074|| align=right|4,24|| align=right|4,129||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57358)||2001 QB297|| align=right|15,5|| align=right|2,374|| align=right|0,083|| align=right|7,24|| align=right|3,658||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57359) Robcrawford||2001 RC|| align=right|12,8|| align=right|2,561|| align=right|0,126|| align=right|22,19|| align=right|4,099||MBA||1. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(57360)||2001 RJ4|| align=right|14,9|| align=right|2,384|| align=right|0,154|| align=right|6,63|| align=right|3,681||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57361)||2001 RE17|| align=right|15,0|| align=right|2,764|| align=right|0,060|| align=right|5,90|| align=right|4,595||MBA||11. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57362)||2001 RO20|| align=right|15,7|| align=right|2,301|| align=right|0,189|| align=right|5,26|| align=right|3,490||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57363)||2001 RD25|| align=right|16,0|| align=right|2,413|| align=right|0,096|| align=right|2,51|| align=right|3,747||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57364)||2001 RU27|| align=right|16,9|| align=right|2,416|| align=right|0,171|| align=right|0,76|| align=right|3,755||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57365)||2001 RJ33|| align=right|15,5|| align=right|2,276|| align=right|0,131|| align=right|5,96|| align=right|3,432||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57366)||2001 RA35|| align=right|16,2|| align=right|2,284|| align=right|0,108|| align=right|6,23|| align=right|3,450||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57367)||2001 RM43|| align=right|14,4|| align=right|2,931|| align=right|0,259|| align=right|8,48|| align=right|5,017||MBA||13. září 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(57368)||2001 RP44|| align=right|13,9|| align=right|3,167|| align=right|0,300|| align=right|14,43|| align=right|5,635||MBA||12. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57369)||2001 RK45|| align=right|14,8|| align=right|3,036|| align=right|0,206|| align=right|3,15|| align=right|5,288||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57370)||2001 RO45|| align=right|15,3|| align=right|2,646|| align=right|0,141|| align=right|5,28|| align=right|4,304||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57371)||2001 RB48|| align=right|14,2|| align=right|2,799|| align=right|0,052|| align=right|5,76|| align=right|4,682||MBA||10. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57372)||2001 RK48|| align=right|15,3|| align=right|2,368|| align=right|0,095|| align=right|5,85|| align=right|3,644||MBA||11. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57373)||2001 RX52|| align=right|15,1|| align=right|2,680|| align=right|0,161|| align=right|3,91|| align=right|4,386||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57374)||2001 RZ52|| align=right|14,4|| align=right|3,043|| align=right|0,166|| align=right|5,68|| align=right|5,307||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57375)||2001 RK53|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,077|| align=right|7,24|| align=right|3,680||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57376)||2001 RK64|| align=right|15,0|| align=right|2,559|| align=right|0,161|| align=right|7,07|| align=right|4,093||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57377)||2001 RS64|| align=right|15,7|| align=right|2,256|| align=right|0,078|| align=right|5,52|| align=right|3,387||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57378)||2001 RD66|| align=right|14,8|| align=right|2,686|| align=right|0,128|| align=right|9,70|| align=right|4,401||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57379)||2001 RS66|| align=right|15,9|| align=right|2,327|| align=right|0,065|| align=right|6,03|| align=right|3,548||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57380)||2001 RY66|| align=right|15,3|| align=right|2,380|| align=right|0,047|| align=right|5,55|| align=right|3,671||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57381)||2001 RL68|| align=right|15,9|| align=right|2,207|| align=right|0,089|| align=right|6,38|| align=right|3,277||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57382)||2001 RS68|| align=right|13,6|| align=right|2,973|| align=right|0,080|| align=right|9,01|| align=right|5,124||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57383)||2001 RP70|| align=right|13,9|| align=right|3,048|| align=right|0,091|| align=right|8,03|| align=right|5,322||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57384)||2001 RR70|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,067|| align=right|6,38|| align=right|3,566||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57385)||2001 RU70|| align=right|14,1|| align=right|2,997|| align=right|0,064|| align=right|7,81|| align=right|5,188||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57386)||2001 RX71|| align=right|15,2|| align=right|3,199|| align=right|0,194|| align=right|11,69|| align=right|5,722||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57387)||2001 RG72|| align=right|15,7|| align=right|2,348|| align=right|0,127|| align=right|6,14|| align=right|3,597||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57388)||2001 RQ72|| align=right|14,6|| align=right|2,620|| align=right|0,141|| align=right|4,16|| align=right|4,239||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57389)||2001 RV75|| align=right|15,5|| align=right|2,338|| align=right|0,197|| align=right|2,93|| align=right|3,575||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57390)||2001 RT76|| align=right|14,7|| align=right|2,409|| align=right|0,038|| align=right|5,65|| align=right|3,738||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57391)||2001 RB77|| align=right|14,2|| align=right|3,081|| align=right|0,164|| align=right|15,78|| align=right|5,406||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57392)||2001 RW77|| align=right|14,9|| align=right|2,600|| align=right|0,071|| align=right|14,40|| align=right|4,192||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57393)||2001 RS78|| align=right|15,0|| align=right|2,638|| align=right|0,109|| align=right|2,80|| align=right|4,284||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57394)||2001 RD84|| align=right|15,6|| align=right|2,325|| align=right|0,058|| align=right|3,65|| align=right|3,545||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57395)||2001 RX84|| align=right|16,5|| align=right|2,371|| align=right|0,085|| align=right|7,31|| align=right|3,651||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57396)||2001 RS86|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,071|| align=right|5,85|| align=right|3,551||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57397)||2001 RU86|| align=right|15,1|| align=right|2,682|| align=right|0,081|| align=right|3,56|| align=right|4,392||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57398)||2001 RN87|| align=right|15,9|| align=right|2,418|| align=right|0,031|| align=right|5,99|| align=right|3,760||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57399)||2001 RL89|| align=right|15,0|| align=right|2,577|| align=right|0,172|| align=right|4,89|| align=right|4,136||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57400)||2001 RR90|| align=right|16,0|| align=right|2,482|| align=right|0,095|| align=right|5,50|| align=right|3,909||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57401)||2001 RB93|| align=right|15,4|| align=right|2,628|| align=right|0,150|| align=right|3,93|| align=right|4,260||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57402)||2001 RR94|| align=right|15,0|| align=right|2,485|| align=right|0,116|| align=right|8,14|| align=right|3,916||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57403)||2001 RG95|| align=right|13,4|| align=right|2,661|| align=right|0,108|| align=right|13,27|| align=right|4,341||MBA||12. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57404)||2001 RG101|| align=right|15,3|| align=right|2,578|| align=right|0,179|| align=right|4,69|| align=right|4,137||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57405)||2001 RS109|| align=right|15,7|| align=right|2,570|| align=right|0,125|| align=right|7,45|| align=right|4,119||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57406)||2001 RT110|| align=right|16,3|| align=right|2,167|| align=right|0,041|| align=right|4,26|| align=right|3,190||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57407)||2001 RB112|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,117|| align=right|2,00|| align=right|3,690||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57408)||2001 RC115|| align=right|16,0|| align=right|2,527|| align=right|0,193|| align=right|6,12|| align=right|4,015||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57409)||2001 RT120|| align=right|15,9|| align=right|2,393|| align=right|0,132|| align=right|2,30|| align=right|3,700||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57410)||2001 RD126|| align=right|15,8|| align=right|2,239|| align=right|0,092|| align=right|10,78|| align=right|3,349||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57411)||2001 RC128|| align=right|15,3|| align=right|2,537|| align=right|0,122|| align=right|5,36|| align=right|4,040||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57412)||2001 RP150|| align=right|15,2|| align=right|2,737|| align=right|0,206|| align=right|15,42|| align=right|4,526||MBA||11. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57413)||2001 SE|| align=right|16,3|| align=right|2,231|| align=right|0,216|| align=right|2,15|| align=right|3,332||MBA||16. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(57414)||2001 SJ|| align=right|14,8|| align=right|2,571|| align=right|0,198|| align=right|7,43|| align=right|4,122||MBA||16. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(57415)||2001 SD1|| align=right|15,2|| align=right|2,736|| align=right|0,146|| align=right|4,39|| align=right|4,524||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57416)||2001 SL1|| align=right|15,5|| align=right|3,074|| align=right|0,170|| align=right|4,25|| align=right|5,389||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57417)||2001 ST1|| align=right|16,1|| align=right|2,581|| align=right|0,045|| align=right|3,21|| align=right|4,145||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57418)||2001 SE4|| align=right|15,3|| align=right|2,246|| align=right|0,216|| align=right|3,11|| align=right|3,366||MBA||18. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(57419)||2001 SJ5|| align=right|16,1|| align=right|2,654|| align=right|0,153|| align=right|4,80|| align=right|4,322||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57420)||2001 SE7|| align=right|16,3|| align=right|2,436|| align=right|0,156|| align=right|1,45|| align=right|3,801||MBA||18. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(57421)||2001 SY8|| align=right|14,9|| align=right|2,768|| align=right|0,222|| align=right|7,92|| align=right|4,605||MBA||19. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(57422)||2001 SR9|| align=right|15,0|| align=right|2,947|| align=right|0,093|| align=right|0,86|| align=right|5,057||MBA||18. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57423)||2001 SW20|| align=right|15,7|| align=right|2,657|| align=right|0,022|| align=right|3,23|| align=right|4,330||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57424)||2001 SP22|| align=right|13,8|| align=right|3,038|| align=right|0,092|| align=right|9,67|| align=right|5,293||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57425)||2001 SR22|| align=right|14,9|| align=right|3,176|| align=right|0,276|| align=right|25,49|| align=right|5,658||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57426)||2001 SW26|| align=right|15,1|| align=right|3,197|| align=right|0,195|| align=right|0,25|| align=right|5,716||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57427)||2001 SD28|| align=right|15,4|| align=right|2,939|| align=right|0,237|| align=right|14,10|| align=right|5,037||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57428)||2001 SW31|| align=right|14,7|| align=right|2,978|| align=right|0,140|| align=right|2,34|| align=right|5,139||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57429)||2001 SX33|| align=right|14,8|| align=right|2,777|| align=right|0,067|| align=right|0,95|| align=right|4,626||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57430)||2001 SJ38|| align=right|14,9|| align=right|2,456|| align=right|0,118|| align=right|3,38|| align=right|3,849||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57431)||2001 SB39|| align=right|14,8|| align=right|2,854|| align=right|0,089|| align=right|2,84|| align=right|4,822||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57432)||2001 SM40|| align=right|15,7|| align=right|2,286|| align=right|0,099|| align=right|6,94|| align=right|3,456||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57433)||2001 SE42|| align=right|15,7|| align=right|2,424|| align=right|0,085|| align=right|6,32|| align=right|3,774||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57434)||2001 SH46|| align=right|15,5|| align=right|2,319|| align=right|0,226|| align=right|3,19|| align=right|3,530||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57435)||2001 SQ47|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,100|| align=right|7,05|| align=right|3,727||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57436)||2001 SA50|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,118|| align=right|11,75|| align=right|4,130||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57437)||2001 SB52|| align=right|15,1|| align=right|2,606|| align=right|0,152|| align=right|12,35|| align=right|4,207||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57438)||2001 SM52|| align=right|15,6|| align=right|2,665|| align=right|0,069|| align=right|6,23|| align=right|4,350||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57439)||2001 SJ53|| align=right|15,4|| align=right|2,562|| align=right|0,070|| align=right|4,05|| align=right|4,100||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57440)||2001 SR53|| align=right|15,5|| align=right|2,576|| align=right|0,092|| align=right|5,60|| align=right|4,135||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57441)||2001 SW53|| align=right|15,6|| align=right|2,557|| align=right|0,122|| align=right|5,41|| align=right|4,089||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57442)||2001 SF54|| align=right|16,0|| align=right|2,446|| align=right|0,078|| align=right|5,54|| align=right|3,825||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57443)||2001 SM54|| align=right|14,6|| align=right|3,047|| align=right|0,036|| align=right|10,77|| align=right|5,319||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57444)||2001 SM55|| align=right|14,8|| align=right|2,659|| align=right|0,111|| align=right|8,92|| align=right|4,334||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57445)||2001 SE56|| align=right|14,7|| align=right|3,062|| align=right|0,271|| align=right|2,82|| align=right|5,357||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57446)||2001 SM56|| align=right|15,1|| align=right|3,069|| align=right|0,213|| align=right|7,14|| align=right|5,377||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57447)||2001 SQ58|| align=right|15,0|| align=right|2,618|| align=right|0,043|| align=right|3,78|| align=right|4,234||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57448)||2001 SV58|| align=right|14,8|| align=right|2,743|| align=right|0,069|| align=right|7,10|| align=right|4,542||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57449)||2001 SA65|| align=right|14,2|| align=right|2,970|| align=right|0,104|| align=right|11,46|| align=right|5,117||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57450)||2001 SU69|| align=right|14,4|| align=right|2,370|| align=right|0,103|| align=right|7,07|| align=right|3,649||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57451)||2001 SV69|| align=right|14,2|| align=right|2,608|| align=right|0,137|| align=right|14,32|| align=right|4,210||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57452)||2001 SX69|| align=right|15,7|| align=right|2,350|| align=right|0,157|| align=right|7,32|| align=right|3,603||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57453)||2001 SL70|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,110|| align=right|6,93|| align=right|3,439||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57454)||2001 SZ70|| align=right|15,2|| align=right|2,263|| align=right|0,164|| align=right|8,04|| align=right|3,404||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57455)||2001 SJ71|| align=right|15,4|| align=right|2,370|| align=right|0,133|| align=right|7,16|| align=right|3,648||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57456)||2001 SK71|| align=right|14,0|| align=right|3,125|| align=right|0,140|| align=right|8,35|| align=right|5,523||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57457)||2001 SC72|| align=right|14,1|| align=right|3,012|| align=right|0,131|| align=right|5,15|| align=right|5,228||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57458)||2001 SX73|| align=right|15,8|| align=right|2,396|| align=right|0,193|| align=right|9,59|| align=right|3,707||MBA||18. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57459)||2001 SC74|| align=right|15,1|| align=right|2,358|| align=right|0,132|| align=right|6,49|| align=right|3,621||MBA||19. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57460)||2001 SA75|| align=right|15,8|| align=right|2,271|| align=right|0,065|| align=right|6,34|| align=right|3,421||MBA||19. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57461)||2001 SY75|| align=right|14,8|| align=right|2,854|| align=right|0,082|| align=right|2,32|| align=right|4,822||MBA||19. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57462)||2001 SZ75|| align=right|15,3|| align=right|2,339|| align=right|0,082|| align=right|5,91|| align=right|3,577||MBA||19. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57463)||2001 SB76|| align=right|15,0|| align=right|2,692|| align=right|0,099|| align=right|2,94|| align=right|4,416||MBA||19. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57464)||2001 SY93|| align=right|16,9|| align=right|2,351|| align=right|0,114|| align=right|2,00|| align=right|3,605||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57465)||2001 SH108|| align=right|14,2|| align=right|2,670|| align=right|0,080|| align=right|12,93|| align=right|4,361||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57466)||2001 SU108|| align=right|15,1|| align=right|2,315|| align=right|0,132|| align=right|6,38|| align=right|3,521||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57467)||2001 SZ108|| align=right|13,9|| align=right|2,728|| align=right|0,200|| align=right|11,79|| align=right|4,505||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57468)||2001 SF111|| align=right|13,7|| align=right|3,054|| align=right|0,117|| align=right|11,57|| align=right|5,336||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57469)||2001 SA115|| align=right|15,2|| align=right|2,584|| align=right|0,194|| align=right|5,13|| align=right|4,153||MBA||20. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57470)||2001 ST115|| align=right|16,1|| align=right|2,218|| align=right|0,180|| align=right|6,32|| align=right|3,303||MBA||19. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(57471)||2001 SZ115|| align=right|14,4|| align=right|3,088|| align=right|0,162|| align=right|6,31|| align=right|5,426||MBA||22. září 2001||Farpoint||G. Hug
|-
|(57472)||2001 SO124|| align=right|15,3|| align=right|2,627|| align=right|0,168|| align=right|2,60|| align=right|4,258||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57473)||2001 SE127|| align=right|16,3|| align=right|2,440|| align=right|0,082|| align=right|4,81|| align=right|3,810||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57474)||2001 SL129|| align=right|16,3|| align=right|2,332|| align=right|0,109|| align=right|5,87|| align=right|3,560||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57475)||2001 SO132|| align=right|16,0|| align=right|2,288|| align=right|0,089|| align=right|4,41|| align=right|3,460||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57476)||2001 SB134|| align=right|16,1|| align=right|2,464|| align=right|0,031|| align=right|2,61|| align=right|3,867||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57477)||2001 SU151|| align=right|15,5|| align=right|3,052|| align=right|0,175|| align=right|4,06|| align=right|5,331||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57478)||2001 SW151|| align=right|15,1|| align=right|2,342|| align=right|0,089|| align=right|6,54|| align=right|3,584||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57479)||2001 SD153|| align=right|17,3|| align=right|2,169|| align=right|0,175|| align=right|3,52|| align=right|3,193||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57480)||2001 SO153|| align=right|14,3|| align=right|2,834|| align=right|0,085|| align=right|1,23|| align=right|4,771||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57481)||2001 ST153|| align=right|14,8|| align=right|2,561|| align=right|0,145|| align=right|4,41|| align=right|4,097||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57482)||2001 SH154|| align=right|15,4|| align=right|2,794|| align=right|0,038|| align=right|6,60|| align=right|4,671||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57483)||2001 SU155|| align=right|15,3|| align=right|2,950|| align=right|0,107|| align=right|1,23|| align=right|5,065||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57484)||2001 ST159|| align=right|15,9|| align=right|2,302|| align=right|0,057|| align=right|5,71|| align=right|3,492||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57485)||2001 SN161|| align=right|15,2|| align=right|2,648|| align=right|0,090|| align=right|3,62|| align=right|4,309||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57486)||2001 SH163|| align=right|15,4|| align=right|2,346|| align=right|0,215|| align=right|4,76|| align=right|3,593||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57487)||2001 SN163|| align=right|15,5|| align=right|2,457|| align=right|0,081|| align=right|6,21|| align=right|3,851||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57488)||2001 ST163|| align=right|15,4|| align=right|2,744|| align=right|0,136|| align=right|2,82|| align=right|4,545||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57489)||2001 SN173|| align=right|15,5|| align=right|2,406|| align=right|0,029|| align=right|6,48|| align=right|3,732||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57490)||2001 ST175|| align=right|15,5|| align=right|2,410|| align=right|0,156|| align=right|3,18|| align=right|3,741||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57491)||2001 SY176|| align=right|14,8|| align=right|2,543|| align=right|0,044|| align=right|8,04|| align=right|4,055||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57492)||2001 SR179|| align=right|16,1|| align=right|2,244|| align=right|0,216|| align=right|6,21|| align=right|3,360||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57493)||2001 SR185|| align=right|14,7|| align=right|2,393|| align=right|0,161|| align=right|3,03|| align=right|3,701||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57494)||2001 SM199|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,034|| align=right|2,98|| align=right|4,333||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57495)||2001 SS211|| align=right|14,2|| align=right|2,614|| align=right|0,152|| align=right|13,16|| align=right|4,225||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57496)||2001 SB234|| align=right|15,1|| align=right|2,347|| align=right|0,063|| align=right|7,65|| align=right|3,596||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57497)||2001 SP235|| align=right|15,0|| align=right|2,438|| align=right|0,150|| align=right|2,39|| align=right|3,807||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57498)||2001 SE239|| align=right|16,6|| align=right|2,350|| align=right|0,086|| align=right|8,03|| align=right|3,601||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57499)||2001 SX239|| align=right|15,1|| align=right|2,764|| align=right|0,134|| align=right|6,20|| align=right|4,594||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57500)||2001 SM244|| align=right|14,1|| align=right|2,604|| align=right|0,097|| align=right|14,05|| align=right|4,202||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57501)||2001 SE250|| align=right|15,1|| align=right|2,473|| align=right|0,052|| align=right|3,35|| align=right|3,887||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57502)||2001 SK252|| align=right|15,7|| align=right|2,461|| align=right|0,087|| align=right|5,50|| align=right|3,860||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57503)||2001 ST252|| align=right|16,1|| align=right|2,330|| align=right|0,014|| align=right|2,34|| align=right|3,556||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57504)||2001 SL265|| align=right|15,6|| align=right|2,370|| align=right|0,022|| align=right|1,60|| align=right|3,648||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57505)||2001 SK266|| align=right|15,2|| align=right|2,723|| align=right|0,114|| align=right|3,61|| align=right|4,493||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57506)||2001 SK268|| align=right|14,1|| align=right|3,145|| align=right|0,080|| align=right|10,93|| align=right|5,575||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57507)||2001 SM268|| align=right|15,1|| align=right|2,853|| align=right|0,111|| align=right|3,20|| align=right|4,819||MBA||26. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57508)||2001 SN270|| align=right|14,6|| align=right|2,551|| align=right|0,236|| align=right|14,98|| align=right|4,073||MBA||27. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(57509)||2001 SY270|| align=right|15,0|| align=right|2,587|| align=right|0,192|| align=right|13,19|| align=right|4,159||MBA||16. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57510)||2001 SG280|| align=right|15,3|| align=right|2,634|| align=right|0,091|| align=right|2,88|| align=right|4,275||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57511)||2001 ST280|| align=right|15,1|| align=right|2,922|| align=right|0,078|| align=right|2,37|| align=right|4,995||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57512)||2001 SL281|| align=right|14,5|| align=right|2,402|| align=right|0,114|| align=right|8,03|| align=right|3,723||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57513)||2001 SS281|| align=right|14,0|| align=right|3,064|| align=right|0,108|| align=right|8,78|| align=right|5,362||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57514)||2001 SU281|| align=right|15,3|| align=right|2,553|| align=right|0,137|| align=right|14,44|| align=right|4,079||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57515)||2001 SX281|| align=right|14,2|| align=right|3,109|| align=right|0,251|| align=right|25,85|| align=right|5,482||MBA||22. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57516)||2001 SZ281|| align=right|14,2|| align=right|2,696|| align=right|0,034|| align=right|22,47|| align=right|4,426||MBA||22. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57517)||2001 SV285|| align=right|14,7|| align=right|2,535|| align=right|0,172|| align=right|14,00|| align=right|4,036||MBA||28. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(57518)||2001 SB286|| align=right|12,4|| align=right|2,874|| align=right|0,213|| align=right|15,31|| align=right|4,872||MBA||28. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(57519)||2001 SV287|| align=right|14,6|| align=right|2,602|| align=right|0,177|| align=right|12,81|| align=right|4,196||MBA||27. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57520)||2001 SB289|| align=right|14,8|| align=right|2,687|| align=right|0,222|| align=right|14,26|| align=right|4,403||MBA||22. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(57521)||2001 SD289|| align=right|16,2|| align=right|2,341|| align=right|0,169|| align=right|5,79|| align=right|3,580||MBA||23. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(57522)||2001 SR290|| align=right|14,9|| align=right|2,796|| align=right|0,152|| align=right|17,61|| align=right|4,676||MBA||25. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(57523)||2001 ST290|| align=right|14,9|| align=right|2,644|| align=right|0,113|| align=right|15,42|| align=right|4,298||MBA||25. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(57524)||2001 SX291|| align=right|14,3|| align=right|2,700|| align=right|0,063|| align=right|21,45|| align=right|4,435||MBA||17. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57525)||2001 SC316|| align=right|15,3|| align=right|2,676|| align=right|0,078|| align=right|11,27|| align=right|4,376||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57526)||2001 SD316|| align=right|13,5|| align=right|2,800|| align=right|0,258|| align=right|16,84|| align=right|4,684||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57527)||2001 SN316|| align=right|14,3|| align=right|2,658|| align=right|0,113|| align=right|13,05|| align=right|4,332||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57528)||2001 SM343|| align=right|14,2|| align=right|2,623|| align=right|0,094|| align=right|14,93|| align=right|4,247||MBA||22. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57529)||2001 SX344|| align=right|14,9|| align=right|3,069|| align=right|0,151|| align=right|22,45|| align=right|5,375||MBA||23. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57530)||2001 SZ345|| align=right|14,2|| align=right|3,064|| align=right|0,153|| align=right|13,70|| align=right|5,362||MBA||23. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57531)||2001 SL346|| align=right|14,1|| align=right|3,062|| align=right|0,245|| align=right|13,09|| align=right|5,356||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57532)||2001 TA|| align=right|13,8|| align=right|2,632|| align=right|0,190|| align=right|11,38|| align=right|4,270||MBA||3. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57533)||2001 TT2|| align=right|15,8|| align=right|2,620|| align=right|0,162|| align=right|2,67|| align=right|4,239||MBA||6. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57534)||2001 TP8|| align=right|13,7|| align=right|3,142|| align=right|0,141|| align=right|12,08|| align=right|5,569||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57535)||2001 TN9|| align=right|16,9|| align=right|2,235|| align=right|0,050|| align=right|5,13|| align=right|3,342||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57536)||2001 TA13|| align=right|14,0|| align=right|3,187|| align=right|0,165|| align=right|25,15|| align=right|5,690||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57537)||2001 TQ13|| align=right|15,4|| align=right|2,529|| align=right|0,173|| align=right|10,51|| align=right|4,021||MBA||11. října 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(57538)||2001 TW13|| align=right|14,3|| align=right|2,567|| align=right|0,079|| align=right|15,36|| align=right|4,112||MBA||12. října 2001||Farpoint||G. Hug
|-
|(57539)||2001 TU17|| align=right|14,3|| align=right|2,566|| align=right|0,144|| align=right|13,03|| align=right|4,111||MBA||14. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57540)||2001 TE18|| align=right|14,4|| align=right|2,928|| align=right|0,089|| align=right|2,62|| align=right|5,009||MBA||14. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57541)||2001 TV18|| align=right|14,5|| align=right|2,587|| align=right|0,115|| align=right|14,63|| align=right|4,161||MBA||11. října 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(57542)||2001 TW18|| align=right|15,3|| align=right|2,629|| align=right|0,094|| align=right|13,67|| align=right|4,261||MBA||15. října 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(57543)||2001 TZ19|| align=right|14,9|| align=right|2,685|| align=right|0,144|| align=right|12,18|| align=right|4,399||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57544)||2001 TL20|| align=right|15,3|| align=right|2,932|| align=right|0,115|| align=right|9,72|| align=right|5,019||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57545)||2001 TG21|| align=right|14,2|| align=right|3,139|| align=right|0,076|| align=right|20,89|| align=right|5,561||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57546)||2001 TO21|| align=right|15,6|| align=right|2,440|| align=right|0,088|| align=right|6,65|| align=right|3,811||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57547)||2001 TV21|| align=right|14,2|| align=right|2,632|| align=right|0,075|| align=right|12,48|| align=right|4,269||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57548)||2001 TU22|| align=right|15,0|| align=right|2,610|| align=right|0,076|| align=right|3,78|| align=right|4,216||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57549)||2001 TE28|| align=right|15,4|| align=right|2,637|| align=right|0,056|| align=right|4,45|| align=right|4,281||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57550)||2001 TQ28|| align=right|14,8|| align=right|2,669|| align=right|0,081|| align=right|6,44|| align=right|4,359||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57551)||2001 TE29|| align=right|15,2|| align=right|2,615|| align=right|0,174|| align=right|4,90|| align=right|4,228||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57552)||2001 TM31|| align=right|14,0|| align=right|3,001|| align=right|0,054|| align=right|8,83|| align=right|5,199||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57553)||2001 TP34|| align=right|16,5|| align=right|2,307|| align=right|0,177|| align=right|2,80|| align=right|3,504||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57554)||2001 TS36|| align=right|14,6|| align=right|2,368|| align=right|0,179|| align=right|22,90|| align=right|3,643||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57555)||2001 TM37|| align=right|13,5|| align=right|2,978|| align=right|0,102|| align=right|10,97|| align=right|5,139||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57556)||2001 TO38|| align=right|13,7|| align=right|2,739|| align=right|0,156|| align=right|11,43|| align=right|4,533||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57557)||2001 TH39|| align=right|15,9|| align=right|2,259|| align=right|0,163|| align=right|7,56|| align=right|3,394||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57558)||2001 TA46|| align=right|15,3|| align=right|3,124|| align=right|0,133|| align=right|2,34|| align=right|5,522||MBA||9. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(57559)||2001 TY46|| align=right|15,3|| align=right|2,774|| align=right|0,095|| align=right|3,54|| align=right|4,620||MBA||15. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57560)||2001 TB47|| align=right|15,0|| align=right|3,088|| align=right|0,137|| align=right|1,04|| align=right|5,426||MBA||15. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57561)||2001 TA48|| align=right|16,1|| align=right|2,219|| align=right|0,091|| align=right|8,48|| align=right|3,304||MBA||14. října 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(57562)||2001 TS48|| align=right|14,5|| align=right|2,650|| align=right|0,109|| align=right|13,65|| align=right|4,313||MBA||15. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57563)||2001 TT49|| align=right|15,0|| align=right|2,632|| align=right|0,164|| align=right|14,02|| align=right|4,270||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57564)||2001 TV49|| align=right|13,6|| align=right|3,040|| align=right|0,213|| align=right|24,03|| align=right|5,300||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57565)||2001 TB52|| align=right|14,8|| align=right|3,072|| align=right|0,157|| align=right|11,82|| align=right|5,385||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57566)||2001 TU54|| align=right|16,8|| align=right|2,421|| align=right|0,099|| align=right|3,42|| align=right|3,766||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57567)||2001 TS56|| align=right|15,1|| align=right|3,182|| align=right|0,159|| align=right|2,57|| align=right|5,676||MBA||14. října 2001||Needville||Needville
|-
|(57568)||2001 TR57|| align=right|15,9|| align=right|2,435|| align=right|0,087|| align=right|6,21|| align=right|3,800||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57569)||2001 TE60|| align=right|16,3|| align=right|2,377|| align=right|0,053|| align=right|7,12|| align=right|3,664||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57570)||2001 TO61|| align=right|14,7|| align=right|3,106|| align=right|0,159|| align=right|5,60|| align=right|5,474||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57571)||2001 TR61|| align=right|14,8|| align=right|3,078|| align=right|0,165|| align=right|3,99|| align=right|5,399||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57572)||2001 TY63|| align=right|14,7|| align=right|2,854|| align=right|0,034|| align=right|0,95|| align=right|4,822||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57573)||2001 TD65|| align=right|15,2|| align=right|2,872|| align=right|0,044|| align=right|3,22|| align=right|4,866||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57574)||2001 TF66|| align=right|15,2|| align=right|2,793|| align=right|0,110|| align=right|1,73|| align=right|4,668||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57575)||2001 TT66|| align=right|14,4|| align=right|2,753|| align=right|0,053|| align=right|2,45|| align=right|4,566||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57576)||2001 TV66|| align=right|15,9|| align=right|2,590|| align=right|0,102|| align=right|2,51|| align=right|4,167||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57577)||2001 TY66|| align=right|15,0|| align=right|2,778|| align=right|0,056|| align=right|4,51|| align=right|4,630||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57578)||2001 TC67|| align=right|14,9|| align=right|2,779|| align=right|0,066|| align=right|3,92|| align=right|4,632||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57579)||2001 TD67|| align=right|14,8|| align=right|3,042|| align=right|0,070|| align=right|9,24|| align=right|5,305||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57580)||2001 TF67|| align=right|14,4|| align=right|2,978|| align=right|0,060|| align=right|7,01|| align=right|5,138||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57581)||2001 TH67|| align=right|15,3|| align=right|2,785|| align=right|0,228|| align=right|3,12|| align=right|4,646||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57582)||2001 TP67|| align=right|15,1|| align=right|3,181|| align=right|0,200|| align=right|9,72|| align=right|5,671||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57583)||2001 TZ67|| align=right|14,6|| align=right|3,162|| align=right|0,180|| align=right|2,82|| align=right|5,621||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57584)||2001 TO68|| align=right|15,6|| align=right|2,647|| align=right|0,012|| align=right|3,92|| align=right|4,307||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57585)||2001 TG70|| align=right|13,9|| align=right|3,084|| align=right|0,196|| align=right|3,79|| align=right|5,415||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57586)||2001 TA71|| align=right|15,9|| align=right|2,736|| align=right|0,104|| align=right|1,11|| align=right|4,524||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57587)||2001 TZ73|| align=right|13,9|| align=right|3,158|| align=right|0,063|| align=right|11,68|| align=right|5,612||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57588)||2001 TB74|| align=right|15,0|| align=right|2,905|| align=right|0,066|| align=right|1,03|| align=right|4,952||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57589)||2001 TH74|| align=right|14,5|| align=right|3,199|| align=right|0,136|| align=right|5,47|| align=right|5,720||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57590)||2001 TJ76|| align=right|14,6|| align=right|3,204|| align=right|0,156|| align=right|2,13|| align=right|5,735||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57591)||2001 TM76|| align=right|14,8|| align=right|3,063|| align=right|0,189|| align=right|3,55|| align=right|5,360||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57592)||2001 TB77|| align=right|14,5|| align=right|2,656|| align=right|0,055|| align=right|2,25|| align=right|4,327||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57593)||2001 TF77|| align=right|15,6|| align=right|2,855|| align=right|0,135|| align=right|1,60|| align=right|4,823||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57594)||2001 TQ78|| align=right|14,9|| align=right|2,594|| align=right|0,068|| align=right|3,57|| align=right|4,176||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57595)||2001 TV78|| align=right|14,3|| align=right|2,681|| align=right|0,196|| align=right|14,60|| align=right|4,389||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57596)||2001 TD81|| align=right|15,5|| align=right|2,401|| align=right|0,150|| align=right|9,10|| align=right|3,719||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57597)||2001 TU88|| align=right|15,5|| align=right|2,693|| align=right|0,048|| align=right|9,08|| align=right|4,417||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57598)||2001 TZ95|| align=right|15,5|| align=right|2,778|| align=right|0,135|| align=right|4,10|| align=right|4,629||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57599)||2001 TK96|| align=right|16,1|| align=right|2,458|| align=right|0,080|| align=right|1,93|| align=right|3,854||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57600)||2001 TM96|| align=right|14,6|| align=right|2,582|| align=right|0,115|| align=right|11,27|| align=right|4,148||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57601)||2001 TY96|| align=right|14,7|| align=right|3,164|| align=right|0,220|| align=right|23,88|| align=right|5,627||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57602)||2001 TA102|| align=right|15,2|| align=right|3,155|| align=right|0,141|| align=right|6,58|| align=right|5,604||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57603)||2001 TM102|| align=right|14,4|| align=right|2,537|| align=right|0,134|| align=right|12,53|| align=right|4,041||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57604)||2001 TF105|| align=right|14,5|| align=right|2,565|| align=right|0,160|| align=right|12,80|| align=right|4,107||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57605)||2001 TA106|| align=right|13,8|| align=right|2,546|| align=right|0,092|| align=right|10,03|| align=right|4,063||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57606)||2001 TU110|| align=right|14,9|| align=right|3,186|| align=right|0,083|| align=right|4,78|| align=right|5,686||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57607)||2001 TZ110|| align=right|15,3|| align=right|2,273|| align=right|0,140|| align=right|2,61|| align=right|3,426||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57608)||2001 TY114|| align=right|14,8|| align=right|2,488|| align=right|0,160|| align=right|5,90|| align=right|3,925||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57609)||2001 TD116|| align=right|14,5|| align=right|2,680|| align=right|0,107|| align=right|3,17|| align=right|4,388||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57610)||2001 TK116|| align=right|13,1|| align=right|3,134|| align=right|0,248|| align=right|17,20|| align=right|5,546||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57611)||2001 TM116|| align=right|13,9|| align=right|2,887|| align=right|0,073|| align=right|11,19|| align=right|4,905||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57612)||2001 TY116|| align=right|14,4|| align=right|2,558|| align=right|0,167|| align=right|8,61|| align=right|4,091||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57613)||2001 TC124|| align=right|15,7|| align=right|2,591|| align=right|0,221|| align=right|16,13|| align=right|4,169||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57614)||2001 TY125|| align=right|13,7|| align=right|3,053|| align=right|0,094|| align=right|9,50|| align=right|5,333||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57615)||2001 TJ133|| align=right|15,5|| align=right|2,408|| align=right|0,147|| align=right|7,61|| align=right|3,736||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57616)||2001 TV137|| align=right|14,1|| align=right|2,608|| align=right|0,076|| align=right|16,05|| align=right|4,212||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57617)||2001 TV139|| align=right|16,1|| align=right|2,334|| align=right|0,072|| align=right|7,30|| align=right|3,565||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57618)||2001 TN142|| align=right|15,3|| align=right|2,556|| align=right|0,121|| align=right|7,01|| align=right|4,086||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57619)||2001 TJ147|| align=right|15,3|| align=right|2,391|| align=right|0,133|| align=right|8,14|| align=right|3,696||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57620)||2001 TV147|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,054|| align=right|9,36|| align=right|4,208||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57621)||2001 TN151|| align=right|14,9|| align=right|3,091|| align=right|0,174|| align=right|6,88|| align=right|5,434||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57622)||2001 TY151|| align=right|15,2|| align=right|2,581|| align=right|0,055|| align=right|22,75|| align=right|4,146||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57623)||2001 TB153|| align=right|14,4|| align=right|3,124|| align=right|0,143|| align=right|7,51|| align=right|5,520||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57624)||2001 TZ157|| align=right|14,6|| align=right|3,212|| align=right|0,082|| align=right|10,24|| align=right|5,755||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57625)||2001 TJ158|| align=right|14,1|| align=right|2,713|| align=right|0,042|| align=right|13,48|| align=right|4,468||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57626)||2001 TE165|| align=right|11,8|| align=right|5,177|| align=right|0,067|| align=right|12,00|| align=right|11,78||JUT||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57627)||2001 TO168|| align=right|14,4|| align=right|2,965|| align=right|0,072|| align=right|9,04|| align=right|5,106||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57628)||2001 TR168|| align=right|14,2|| align=right|3,065|| align=right|0,188|| align=right|8,94|| align=right|5,365||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57629)||2001 TY168|| align=right|13,7|| align=right|2,703|| align=right|0,056|| align=right|20,97|| align=right|4,442||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57630)||2001 TY171|| align=right|14,3|| align=right|2,769|| align=right|0,155|| align=right|10,27|| align=right|4,606||MBA||14. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57631)||2001 TK179|| align=right|15,4|| align=right|2,691|| align=right|0,083|| align=right|14,58|| align=right|4,415||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57632)||2001 TB182|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,175|| align=right|3,14|| align=right|3,665||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57633)||2001 TJ182|| align=right|14,9|| align=right|2,910|| align=right|0,175|| align=right|5,54|| align=right|4,964||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57634)||2001 TR182|| align=right|14,9|| align=right|2,875|| align=right|0,261|| align=right|6,27|| align=right|4,875||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57635)||2001 TF183|| align=right|15,9|| align=right|2,370|| align=right|0,176|| align=right|4,19|| align=right|3,647||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57636)||2001 TT187|| align=right|14,9|| align=right|3,068|| align=right|0,041|| align=right|9,65|| align=right|5,372||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57637)||2001 TH189|| align=right|14,9|| align=right|2,451|| align=right|0,131|| align=right|5,03|| align=right|3,836||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57638)||2001 TL190|| align=right|15,5|| align=right|2,356|| align=right|0,057|| align=right|4,07|| align=right|3,615||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57639)||2001 TO190|| align=right|15,2|| align=right|2,463|| align=right|0,116|| align=right|4,79|| align=right|3,865||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57640)||2001 TC191|| align=right|15,4|| align=right|2,773|| align=right|0,096|| align=right|10,50|| align=right|4,616||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57641)||2001 TW191|| align=right|14,8|| align=right|3,140|| align=right|0,167|| align=right|4,29|| align=right|5,563||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57642)||2001 TH196|| align=right|14,3|| align=right|2,652|| align=right|0,191|| align=right|13,13|| align=right|4,318||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57643)||2001 TV199|| align=right|15,8|| align=right|2,367|| align=right|0,085|| align=right|7,27|| align=right|3,641||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57644)||2001 TV201|| align=right|11,8|| align=right|5,101|| align=right|0,052|| align=right|12,60|| align=right|11,52||JUT||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57645)||2001 TK202|| align=right|14,2|| align=right|2,734|| align=right|0,185|| align=right|12,81|| align=right|4,520||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57646)||2001 TO202|| align=right|14,0|| align=right|3,088|| align=right|0,139|| align=right|14,56|| align=right|5,425||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57647)||2001 TL203|| align=right|14,0|| align=right|2,610|| align=right|0,101|| align=right|15,10|| align=right|4,215||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57648)||2001 TM203|| align=right|14,0|| align=right|3,138|| align=right|0,137|| align=right|12,71|| align=right|5,557||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57649)||2001 TG210|| align=right|14,2|| align=right|2,687|| align=right|0,143|| align=right|10,40|| align=right|4,404||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57650)||2001 TH217|| align=right|14,9|| align=right|2,430|| align=right|0,239|| align=right|3,74|| align=right|3,788||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57651)||2001 TQ218|| align=right|14,7|| align=right|2,743|| align=right|0,096|| align=right|5,75|| align=right|4,541||MBA||14. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57652)||2001 TR224|| align=right|14,4|| align=right|3,179|| align=right|0,273|| align=right|14,55|| align=right|5,667||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57653)||2001 TE226|| align=right|14,2|| align=right|2,666|| align=right|0,172|| align=right|15,73|| align=right|4,353||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57654)||2001 TL226|| align=right|13,1|| align=right|3,177|| align=right|0,035|| align=right|15,91|| align=right|5,662||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57655)||2001 TU228|| align=right|12,6|| align=right|3,126|| align=right|0,179|| align=right|16,15|| align=right|5,527||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57656)||2001 TG229|| align=right|14,4|| align=right|2,595|| align=right|0,097|| align=right|12,86|| align=right|4,178||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57657)||2001 TF230|| align=right|15,3|| align=right|2,466|| align=right|0,088|| align=right|7,84|| align=right|3,872||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57658) Nilrem||2001 UJ1|| align=right|15,1|| align=right|2,616|| align=right|0,029|| align=right|13,61|| align=right|4,231||MBA||17. října 2001||Vicques||M. Ory
|-
|(57659)||2001 UP4|| align=right|14,6|| align=right|2,745|| align=right|0,082|| align=right|14,51|| align=right|4,548||MBA||18. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57660)||2001 UY6|| align=right|15,4|| align=right|2,938|| align=right|0,070|| align=right|1,89|| align=right|5,034||MBA||18. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57661)||2001 UQ12|| align=right|14,8|| align=right|2,963|| align=right|0,105|| align=right|9,40|| align=right|5,101||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57662)||2001 UJ13|| align=right|15,0|| align=right|2,932|| align=right|0,053|| align=right|2,92|| align=right|5,020||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57663)||2001 UA15|| align=right|14,5|| align=right|3,059|| align=right|0,106|| align=right|10,37|| align=right|5,351||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(57664)||2001 UY17|| align=right|13,2|| align=right|3,063|| align=right|0,240|| align=right|21,07|| align=right|5,360||MBA||26. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57665)||2001 UL24|| align=right|14,3|| align=right|3,062|| align=right|0,095|| align=right|8,38|| align=right|5,357||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57666)||2001 UW24|| align=right|14,5|| align=right|3,061|| align=right|0,062|| align=right|8,65|| align=right|5,355||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57667)||2001 UN25|| align=right|14,7|| align=right|2,759|| align=right|0,183|| align=right|8,94|| align=right|4,582||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57668)||2001 UM27|| align=right|16,4|| align=right|2,398|| align=right|0,123|| align=right|2,53|| align=right|3,713||MBA||18. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57669)||2001 UO29|| align=right|14,7|| align=right|2,646|| align=right|0,160|| align=right|14,80|| align=right|4,303||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57670)||2001 UB30|| align=right|14,4|| align=right|3,163|| align=right|0,238|| align=right|7,91|| align=right|5,624||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57671)||2001 UN31|| align=right|14,3|| align=right|2,993|| align=right|0,089|| align=right|7,81|| align=right|5,178||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57672)||2001 UA33|| align=right|14,5|| align=right|3,229|| align=right|0,080|| align=right|13,83|| align=right|5,800||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57673)||2001 UY33|| align=right|14,2|| align=right|2,570|| align=right|0,118|| align=right|14,24|| align=right|4,118||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57674)||2001 UD35|| align=right|13,6|| align=right|3,219|| align=right|0,116|| align=right|17,03|| align=right|5,776||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57675)||2001 UG36|| align=right|14,4|| align=right|2,660|| align=right|0,051|| align=right|11,34|| align=right|4,338||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57676)||2001 UR36|| align=right|15,4|| align=right|2,842|| align=right|0,048|| align=right|6,49|| align=right|4,789||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57677)||2001 UT41|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,182|| align=right|4,31|| align=right|4,141||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57678)||2001 UL44|| align=right|15,4|| align=right|3,127|| align=right|0,159|| align=right|5,44|| align=right|5,527||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57679)||2001 UD46|| align=right|16,0|| align=right|2,414|| align=right|0,100|| align=right|7,87|| align=right|3,751||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57680)||2001 UW47|| align=right|15,0|| align=right|2,763|| align=right|0,094|| align=right|6,08|| align=right|4,593||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57681)||2001 UJ48|| align=right|15,4|| align=right|2,910|| align=right|0,065|| align=right|2,94|| align=right|4,963||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57682)||2001 UO48|| align=right|13,9|| align=right|2,620|| align=right|0,091|| align=right|15,59|| align=right|4,239||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57683)||2001 UK53|| align=right|15,4|| align=right|2,700|| align=right|0,218|| align=right|2,99|| align=right|4,436||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57684)||2001 UG58|| align=right|15,5|| align=right|2,440|| align=right|0,127|| align=right|2,11|| align=right|3,810||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57685)||2001 UK58|| align=right|15,6|| align=right|2,726|| align=right|0,066|| align=right|7,55|| align=right|4,500||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57686)||2001 UL65|| align=right|14,8|| align=right|2,833|| align=right|0,113|| align=right|3,29|| align=right|4,767||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57687)||2001 UL66|| align=right|13,7|| align=right|2,992|| align=right|0,064|| align=right|11,58|| align=right|5,175||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57688)||2001 UH73|| align=right|14,1|| align=right|2,831|| align=right|0,141|| align=right|13,86|| align=right|4,764||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57689)||2001 UM73|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,161|| align=right|2,72|| align=right|3,711||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57690)||2001 UA74|| align=right|15,4|| align=right|2,928|| align=right|0,127|| align=right|3,76|| align=right|5,010||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57691)||2001 UH74|| align=right|14,9|| align=right|3,197|| align=right|0,147|| align=right|2,05|| align=right|5,716||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57692)||2001 UG75|| align=right|16,5|| align=right|2,310|| align=right|0,166|| align=right|3,25|| align=right|3,510||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57693)||2001 UD76|| align=right|14,4|| align=right|3,125|| align=right|0,192|| align=right|3,40|| align=right|5,523||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57694)||2001 UU76|| align=right|14,7|| align=right|2,614|| align=right|0,096|| align=right|4,25|| align=right|4,226||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57695)||2001 UK77|| align=right|15,2|| align=right|2,953|| align=right|0,064|| align=right|2,16|| align=right|5,073||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57696)||2001 UH83|| align=right|15,9|| align=right|3,049|| align=right|0,134|| align=right|1,52|| align=right|5,322||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57697)||2001 UJ83|| align=right|15,6|| align=right|2,837|| align=right|0,066|| align=right|2,63|| align=right|4,777||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57698)||2001 UC86|| align=right|16,8|| align=right|2,417|| align=right|0,136|| align=right|2,36|| align=right|3,757||MBA||16. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(57699)||2001 US88|| align=right|16,3|| align=right|2,300|| align=right|0,057|| align=right|7,18|| align=right|3,488||MBA||16. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57700)||2001 US93|| align=right|14,9|| align=right|3,022|| align=right|0,044|| align=right|10,59|| align=right|5,254||MBA||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57701)||2001 UT94|| align=right|14,1|| align=right|2,983|| align=right|0,083|| align=right|14,33|| align=right|5,151||MBA||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57702)||2001 UV98|| align=right|14,8|| align=right|2,600|| align=right|0,166|| align=right|5,51|| align=right|4,191||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57703)||2001 UB109|| align=right|15,4|| align=right|2,844|| align=right|0,011|| align=right|3,26|| align=right|4,796||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57704)||2001 UV114|| align=right|15,3|| align=right|3,089|| align=right|0,142|| align=right|1,80|| align=right|5,428||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57705)||2001 UA115|| align=right|16,2|| align=right|2,430|| align=right|0,092|| align=right|5,92|| align=right|3,787||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57706)||2001 UJ116|| align=right|15,5|| align=right|2,661|| align=right|0,069|| align=right|3,60|| align=right|4,340||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57707)||2001 UG118|| align=right|15,5|| align=right|2,863|| align=right|0,052|| align=right|1,87|| align=right|4,844||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57708)||2001 UV119|| align=right|13,9|| align=right|3,199|| align=right|0,170|| align=right|2,02|| align=right|5,721||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57709)||2001 UW119|| align=right|14,4|| align=right|2,652|| align=right|0,103|| align=right|2,54|| align=right|4,318||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57710)||2001 UZ120|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,095|| align=right|3,91|| align=right|3,680||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57711)||2001 UV121|| align=right|15,2|| align=right|3,097|| align=right|0,117|| align=right|5,81|| align=right|5,449||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57712)||2001 UJ123|| align=right|14,9|| align=right|2,592|| align=right|0,170|| align=right|2,84|| align=right|4,174||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57713)||2001 UN124|| align=right|14,2|| align=right|2,989|| align=right|0,075|| align=right|12,24|| align=right|5,166||MBA||22. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57714)||2001 UY124|| align=right|11,5|| align=right|5,196|| align=right|0,030|| align=right|16,62|| align=right|11,85||JUT||22. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57715)||2001 UR125|| align=right|14,5|| align=right|2,757|| align=right|0,103|| align=right|13,45|| align=right|4,577||MBA||22. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57716)||2001 UY126|| align=right|14,9|| align=right|3,164|| align=right|0,170|| align=right|5,68|| align=right|5,628||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57717)||2001 UE127|| align=right|15,0|| align=right|2,548|| align=right|0,176|| align=right|5,71|| align=right|4,066||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57718)||2001 UJ127|| align=right|15,0|| align=right|2,632|| align=right|0,066|| align=right|8,36|| align=right|4,268||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57719)||2001 UE132|| align=right|14,8|| align=right|3,136|| align=right|0,133|| align=right|2,35|| align=right|5,553||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57720)||2001 UM134|| align=right|15,2|| align=right|2,736|| align=right|0,109|| align=right|4,29|| align=right|4,525||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57721)||2001 UK139|| align=right|16,5|| align=right|2,361|| align=right|0,147|| align=right|2,41|| align=right|3,628||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57722)||2001 UG142|| align=right|15,4|| align=right|2,812|| align=right|0,074|| align=right|3,74|| align=right|4,714||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57723)||2001 UO146|| align=right|15,6|| align=right|2,748|| align=right|0,060|| align=right|1,18|| align=right|4,554||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57724)||2001 UT148|| align=right|15,3|| align=right|2,624|| align=right|0,038|| align=right|2,39|| align=right|4,249||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57725)||2001 UN149|| align=right|15,4|| align=right|2,912|| align=right|0,067|| align=right|2,92|| align=right|4,968||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57726)||2001 UV149|| align=right|15,2|| align=right|2,295|| align=right|0,127|| align=right|2,36|| align=right|3,476||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57727)||2001 UX149|| align=right|15,0|| align=right|2,751|| align=right|0,058|| align=right|3,48|| align=right|4,562||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57728)||2001 UA151|| align=right|14,9|| align=right|2,715|| align=right|0,038|| align=right|4,34|| align=right|4,472||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57729)||2001 UB151|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,164|| align=right|12,61|| align=right|4,400||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57730)||2001 UE151|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,178|| align=right|3,29|| align=right|3,628||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57731)||2001 UN154|| align=right|14,9|| align=right|2,693|| align=right|0,064|| align=right|3,10|| align=right|4,418||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57732)||2001 UE158|| align=right|15,8|| align=right|2,914|| align=right|0,022|| align=right|0,73|| align=right|4,974||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57733)||2001 UU158|| align=right|15,7|| align=right|2,417|| align=right|0,168|| align=right|3,40|| align=right|3,757||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57734)||2001 UA159|| align=right|16,1|| align=right|2,420|| align=right|0,110|| align=right|3,68|| align=right|3,764||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57735)||2001 UQ159|| align=right|14,9|| align=right|2,867|| align=right|0,042|| align=right|3,14|| align=right|4,855||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57736)||2001 UW159|| align=right|15,5|| align=right|2,326|| align=right|0,073|| align=right|7,15|| align=right|3,546||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57737)||2001 UT160|| align=right|15,5|| align=right|2,763|| align=right|0,071|| align=right|3,71|| align=right|4,591||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57738)||2001 UZ160|| align=right|15,3|| align=right|2,564|| align=right|0,183|| align=right|4,33|| align=right|4,106||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57739)||2001 UF162|| align=right|15,0|| align=right|2,759|| align=right|0,081|| align=right|8,04|| align=right|4,582||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57740)||2001 UK162|| align=right|15,6|| align=right|2,480|| align=right|0,115|| align=right|8,70|| align=right|3,905||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57741)||2001 UN162|| align=right|15,4|| align=right|2,628|| align=right|0,166|| align=right|4,19|| align=right|4,259||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57742)||2001 UA163|| align=right|16,1|| align=right|2,403|| align=right|0,189|| align=right|3,37|| align=right|3,723||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57743)||2001 UB168|| align=right|13,8|| align=right|2,549|| align=right|0,178|| align=right|11,95|| align=right|4,069||MBA||19. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57744)||2001 UN170|| align=right|16,1|| align=right|2,637|| align=right|0,036|| align=right|1,09|| align=right|4,281||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57745)||2001 UT170|| align=right|15,4|| align=right|2,565|| align=right|0,153|| align=right|4,86|| align=right|4,107||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57746)||2001 UN172|| align=right|16,7|| align=right|2,304|| align=right|0,132|| align=right|5,90|| align=right|3,496||MBA||18. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57747)||2001 UY183|| align=right|15,5|| align=right|2,700|| align=right|0,129|| align=right|8,79|| align=right|4,437||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57748)||2001 UG219|| align=right|15,5|| align=right|2,312|| align=right|0,110|| align=right|8,60|| align=right|3,515||MBA||23. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57749)||2001 UD220|| align=right|15,0|| align=right|2,457|| align=right|0,152|| align=right|10,91|| align=right|3,852||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57750)||2001 VQ|| align=right|13,6|| align=right|3,170|| align=right|0,339|| align=right|22,89|| align=right|5,642||MBA||7. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57751)||2001 VB1|| align=right|14,4|| align=right|2,598|| align=right|0,156|| align=right|16,36|| align=right|4,187||MBA||6. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57752)||2001 VX8|| align=right|15,0|| align=right|2,467|| align=right|0,118|| align=right|3,59|| align=right|3,873||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57753)||2001 VL12|| align=right|14,4|| align=right|3,160|| align=right|0,074|| align=right|9,12|| align=right|5,617||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57754)||2001 VW12|| align=right|13,7|| align=right|2,348|| align=right|0,211|| align=right|12,14|| align=right|3,598||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57755)||2001 VC13|| align=right|13,5|| align=right|2,627|| align=right|0,183|| align=right|13,20|| align=right|4,257||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57756)||2001 VQ16|| align=right|14,1|| align=right|2,977|| align=right|0,095|| align=right|11,48|| align=right|5,136||MBA||7. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57757)||2001 VT17|| align=right|16,0|| align=right|3,050|| align=right|0,151|| align=right|1,23|| align=right|5,326||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57758)||2001 VW20|| align=right|15,0|| align=right|2,894|| align=right|0,009|| align=right|2,72|| align=right|4,922||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57759)||2001 VW22|| align=right|14,1|| align=right|3,970|| align=right|0,200|| align=right|3,75|| align=right|7,911||HLD||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57760)||2001 VH23|| align=right|14,9|| align=right|3,083|| align=right|0,124|| align=right|1,14|| align=right|5,413||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57761)||2001 VQ26|| align=right|15,6|| align=right|2,997|| align=right|0,088|| align=right|0,77|| align=right|5,187||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57762)||2001 VK27|| align=right|14,8|| align=right|3,014|| align=right|0,034|| align=right|2,95|| align=right|5,232||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57763)||2001 VF29|| align=right|14,0|| align=right|3,174|| align=right|0,171|| align=right|13,60|| align=right|5,654||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57764)||2001 VE30|| align=right|14,9|| align=right|3,157|| align=right|0,059|| align=right|13,56|| align=right|5,609||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57765)||2001 VR30|| align=right|15,6|| align=right|2,331|| align=right|0,149|| align=right|3,36|| align=right|3,558||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57766)||2001 VC35|| align=right|14,3|| align=right|2,739|| align=right|0,196|| align=right|3,20|| align=right|4,531||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57767)||2001 VX37|| align=right|15,8|| align=right|2,887|| align=right|0,050|| align=right|1,14|| align=right|4,903||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57768)||2001 VO41|| align=right|15,1|| align=right|3,018|| align=right|0,081|| align=right|3,56|| align=right|5,241||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57769)||2001 VH43|| align=right|14,6|| align=right|2,670|| align=right|0,234|| align=right|4,21|| align=right|4,363||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57770)||2001 VA45|| align=right|14,6|| align=right|2,736|| align=right|0,129|| align=right|5,84|| align=right|4,526||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57771)||2001 VK48|| align=right|13,6|| align=right|2,534|| align=right|0,162|| align=right|15,14|| align=right|4,033||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57772)||2001 VM49|| align=right|15,0|| align=right|2,399|| align=right|0,099|| align=right|10,47|| align=right|3,716||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57773)||2001 VG50|| align=right|14,7|| align=right|2,289|| align=right|0,115|| align=right|6,42|| align=right|3,463||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57774)||2001 VH50|| align=right|14,6|| align=right|2,730|| align=right|0,102|| align=right|8,60|| align=right|4,510||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57775)||2001 VS51|| align=right|15,4|| align=right|2,388|| align=right|0,076|| align=right|6,78|| align=right|3,690||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57776)||2001 VD54|| align=right|15,1|| align=right|2,474|| align=right|0,141|| align=right|4,68|| align=right|3,891||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57777)||2001 VO63|| align=right|14,1|| align=right|3,049|| align=right|0,050|| align=right|11,27|| align=right|5,324||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57778)||2001 VJ64|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,097|| align=right|6,32|| align=right|3,710||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57779)||2001 VX73|| align=right|14,5|| align=right|2,642|| align=right|0,135|| align=right|12,44|| align=right|4,294||MBA||11. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57780)||2001 VN77|| align=right|14,9|| align=right|2,456|| align=right|0,089|| align=right|6,77|| align=right|3,847||MBA||12. listopadu 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57781)||2001 VA79|| align=right|16,1|| align=right|2,267|| align=right|0,150|| align=right|4,69|| align=right|3,413||MBA||9. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57782)||2001 VN79|| align=right|14,9|| align=right|2,445|| align=right|0,038|| align=right|6,09|| align=right|3,822||MBA||9. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57783)||2001 VQ79|| align=right|14,4|| align=right|2,971|| align=right|0,046|| align=right|11,26|| align=right|5,120||MBA||9. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57784)||2001 VW85|| align=right|14,7|| align=right|2,551|| align=right|0,163|| align=right|6,56|| align=right|4,074||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57785)||2001 VY85|| align=right|14,9|| align=right|2,843|| align=right|0,056|| align=right|5,03|| align=right|4,792||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57786)||2001 VB87|| align=right|14,8|| align=right|2,543|| align=right|0,197|| align=right|12,91|| align=right|4,054||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57787)||2001 VX87|| align=right|14,8|| align=right|3,164|| align=right|0,089|| align=right|10,20|| align=right|5,628||MBA||12. listopadu 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57788)||2001 VE88|| align=right|14,8|| align=right|2,452|| align=right|0,038|| align=right|6,22|| align=right|3,838||MBA||12. listopadu 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57789)||2001 VW90|| align=right|14,3|| align=right|3,037|| align=right|0,020|| align=right|11,33|| align=right|5,292||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57790)||2001 VO92|| align=right|14,2|| align=right|2,621|| align=right|0,098|| align=right|15,88|| align=right|4,243||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57791)||2001 VK93|| align=right|14,4|| align=right|2,765|| align=right|0,194|| align=right|13,60|| align=right|4,597||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57792)||2001 VQ94|| align=right|14,8|| align=right|2,556|| align=right|0,178|| align=right|14,63|| align=right|4,086||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57793)||2001 VZ94|| align=right|14,9|| align=right|3,135|| align=right|0,204|| align=right|17,02|| align=right|5,549||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57794)||2001 VK97|| align=right|13,1|| align=right|3,244|| align=right|0,077|| align=right|23,87|| align=right|5,841||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57795)||2001 VM99|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,104|| align=right|13,87|| align=right|4,508||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57796)||2001 VO99|| align=right|15,2|| align=right|2,602|| align=right|0,136|| align=right|15,49|| align=right|4,197||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57797)||2001 VX99|| align=right|15,0|| align=right|2,690|| align=right|0,127|| align=right|15,59|| align=right|4,410||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57798)||2001 VM101|| align=right|15,7|| align=right|2,781|| align=right|0,095|| align=right|3,73|| align=right|4,638||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57799)||2001 VJ102|| align=right|15,4|| align=right|2,774|| align=right|0,027|| align=right|2,11|| align=right|4,620||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57800)||2001 VK104|| align=right|14,5|| align=right|3,175|| align=right|0,111|| align=right|7,81|| align=right|5,657||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57801)||2001 VW107|| align=right|15,3|| align=right|3,054|| align=right|0,065|| align=right|1,40|| align=right|5,336||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57802)||2001 VO108|| align=right|14,8|| align=right|3,209|| align=right|0,116|| align=right|4,98|| align=right|5,747||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57803)||2001 VW108|| align=right|15,5|| align=right|2,736|| align=right|0,013|| align=right|2,75|| align=right|4,524||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57804)||2001 VQ118|| align=right|14,6|| align=right|2,649|| align=right|0,206|| align=right|9,65|| align=right|4,312||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57805)||2001 VA119|| align=right|15,3|| align=right|2,856|| align=right|0,028|| align=right|2,73|| align=right|4,826||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57806)||2001 VR121|| align=right|15,3|| align=right|2,373|| align=right|0,052|| align=right|7,16|| align=right|3,655||MBA||15. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57807)||2001 VV121|| align=right|14,6|| align=right|2,579|| align=right|0,153|| align=right|14,41|| align=right|4,141||MBA||13. listopadu 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57808)||2001 VF122|| align=right|14,7|| align=right|3,102|| align=right|0,070|| align=right|18,87|| align=right|5,464||MBA||13. listopadu 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57809)||2001 VS122|| align=right|13,9|| align=right|2,900|| align=right|0,112|| align=right|18,02|| align=right|4,937||MBA||15. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57810)||2001 WC|| align=right|14,8|| align=right|2,687|| align=right|0,118|| align=right|4,02|| align=right|4,403||MBA||16. listopadu 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(57811)||2001 WE17|| align=right|14,9|| align=right|3,035|| align=right|0,176|| align=right|1,89|| align=right|5,285||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57812)||2001 WH20|| align=right|16,4|| align=right|2,398|| align=right|0,057|| align=right|1,83|| align=right|3,713||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57813)||2001 WZ21|| align=right|14,5|| align=right|2,992|| align=right|0,017|| align=right|11,07|| align=right|5,175||MBA||18. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57814)||2001 WK25|| align=right|15,0|| align=right|2,750|| align=right|0,057|| align=right|5,79|| align=right|4,561||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57815)||2001 WV25|| align=right|15,2|| align=right|2,352|| align=right|0,133|| align=right|5,84|| align=right|3,606||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57816)||2001 WW26|| align=right|15,3|| align=right|3,048|| align=right|0,096|| align=right|2,39|| align=right|5,320||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57817)||2001 WL27|| align=right|14,6|| align=right|2,420|| align=right|0,224|| align=right|10,99|| align=right|3,763||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57818)||2001 WB28|| align=right|15,8|| align=right|2,269|| align=right|0,088|| align=right|6,44|| align=right|3,418||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57819)||2001 WW28|| align=right|15,0|| align=right|2,941|| align=right|0,100|| align=right|7,61|| align=right|5,042||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57820)||2001 WQ40|| align=right|14,3|| align=right|2,547|| align=right|0,206|| align=right|6,83|| align=right|4,064||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57821)||2001 WD44|| align=right|13,6|| align=right|3,188|| align=right|0,174|| align=right|9,76|| align=right|5,690||MBA||18. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57822)||2001 WV45|| align=right|16,0|| align=right|2,398|| align=right|0,140|| align=right|1,76|| align=right|3,713||MBA||19. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57823)||2001 WD47|| align=right|15,1|| align=right|2,570|| align=right|0,145|| align=right|9,34|| align=right|4,118||MBA||16. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57824)||2001 WT48|| align=right|14,5|| align=right|2,995|| align=right|0,086|| align=right|9,90|| align=right|5,182||MBA||19. listopadu 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57825)||2001 WP76|| align=right|15,4|| align=right|3,220|| align=right|0,103|| align=right|2,69|| align=right|5,777||MBA||20. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57826)||2001 WB90|| align=right|14,3|| align=right|3,167|| align=right|0,088|| align=right|9,33|| align=right|5,635||MBA||21. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57827)||2001 WM91|| align=right|14,8|| align=right|2,687|| align=right|0,086|| align=right|6,99|| align=right|4,403||MBA||21. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57828)||2001 XZ4|| align=right|14,7|| align=right|3,086|| align=right|0,107|| align=right|12,74|| align=right|5,420||MBA||9. prosince 2001||Uccle||T. Pauwels
|-
|(57829)||2001 XZ9|| align=right|13,9|| align=right|2,739|| align=right|0,116|| align=right|16,05|| align=right|4,532||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57830)||2001 XW11|| align=right|14,7|| align=right|2,960|| align=right|0,026|| align=right|10,01|| align=right|5,093||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57831)||2001 XX16|| align=right|13,7|| align=right|2,558|| align=right|0,254|| align=right|5,96|| align=right|4,091||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57832)||2001 XL18|| align=right|14,5|| align=right|2,221|| align=right|0,210|| align=right|7,44|| align=right|3,310||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57833)||2001 XD26|| align=right|14,0|| align=right|2,568|| align=right|0,030|| align=right|22,76|| align=right|4,115||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57834)||2001 XE28|| align=right|13,3|| align=right|3,135|| align=right|0,102|| align=right|22,84|| align=right|5,550||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57835)||2001 XO36|| align=right|14,0|| align=right|3,051|| align=right|0,102|| align=right|9,85|| align=right|5,329||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57836)||2001 XL39|| align=right|15,6|| align=right|3,021|| align=right|0,114|| align=right|9,70|| align=right|5,251||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57837)||2001 XZ39|| align=right|14,0|| align=right|2,982|| align=right|0,059|| align=right|10,91|| align=right|5,148||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57838)||2001 XF49|| align=right|15,3|| align=right|3,231|| align=right|0,272|| align=right|0,89|| align=right|5,807||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57839)||2001 XF50|| align=right|15,3|| align=right|2,404|| align=right|0,151|| align=right|2,28|| align=right|3,726||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57840)||2001 XY52|| align=right|15,1|| align=right|2,812|| align=right|0,027|| align=right|5,40|| align=right|4,715||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57841)||2001 XG53|| align=right|15,6|| align=right|2,241|| align=right|0,153|| align=right|6,26|| align=right|3,353||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57842)||2001 XQ53|| align=right|15,2|| align=right|3,195|| align=right|0,115|| align=right|6,06|| align=right|5,710||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57843)||2001 XO59|| align=right|15,1|| align=right|2,346|| align=right|0,128|| align=right|7,85|| align=right|3,593||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57844)||2001 XV60|| align=right|16,0|| align=right|2,974|| align=right|0,030|| align=right|2,19|| align=right|5,129||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57845)||2001 XN71|| align=right|14,3|| align=right|2,997|| align=right|0,044|| align=right|9,63|| align=right|5,189||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57846)||2001 XR72|| align=right|14,0|| align=right|2,973|| align=right|0,044|| align=right|11,16|| align=right|5,127||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57847)||2001 XP80|| align=right|14,4|| align=right|3,182|| align=right|0,180|| align=right|10,30|| align=right|5,675||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57848)||2001 XC81|| align=right|15,3|| align=right|2,625|| align=right|0,143|| align=right|13,43|| align=right|4,252||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57849)||2001 XR86|| align=right|13,8|| align=right|3,183|| align=right|0,188|| align=right|16,27|| align=right|5,678||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57850)||2001 XX89|| align=right|16,2|| align=right|2,415|| align=right|0,162|| align=right|2,24|| align=right|3,752||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57851)||2001 XJ97|| align=right|15,0|| align=right|3,173|| align=right|0,070|| align=right|9,02|| align=right|5,651||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57852)||2001 XM97|| align=right|14,9|| align=right|2,320|| align=right|0,180|| align=right|7,64|| align=right|3,533||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57853)||2001 XG98|| align=right|14,4|| align=right|2,621|| align=right|0,240|| align=right|4,87|| align=right|4,242||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57854)||2001 XD132|| align=right|15,9|| align=right|2,768|| align=right|0,093|| align=right|2,17|| align=right|4,605||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57855)||2001 XT144|| align=right|14,6|| align=right|2,595|| align=right|0,147|| align=right|14,54|| align=right|4,178||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57856)||2001 XE203|| align=right|15,4|| align=right|2,752|| align=right|0,106|| align=right|12,74|| align=right|4,565||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57857)||2001 XJ203|| align=right|15,8|| align=right|2,439|| align=right|0,122|| align=right|7,20|| align=right|3,808||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57858)||2001 XU204|| align=right|14,9|| align=right|2,384|| align=right|0,136|| align=right|7,05|| align=right|3,680||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57859)||2001 XK207|| align=right|14,4|| align=right|3,043|| align=right|0,086|| align=right|12,11|| align=right|5,307||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57860)||2001 XS214|| align=right|15,0|| align=right|2,804|| align=right|0,209|| align=right|4,00|| align=right|4,694||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57861)||2001 XL221|| align=right|15,6|| align=right|3,134|| align=right|0,120|| align=right|1,96|| align=right|5,548||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57862)||2001 XR226|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,155|| align=right|3,02|| align=right|3,549||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57863)||2001 XT227|| align=right|14,7|| align=right|2,597|| align=right|0,168|| align=right|12,62|| align=right|4,184||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57864)||2001 XY229|| align=right|15,0|| align=right|3,179|| align=right|0,128|| align=right|0,21|| align=right|5,666||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57865)||2001 XZ229|| align=right|15,5|| align=right|2,877|| align=right|0,041|| align=right|3,23|| align=right|4,880||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57866)||2001 XU244|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,192|| align=right|10,15|| align=right|4,362||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57867)||2001 XS256|| align=right|14,7|| align=right|2,645|| align=right|0,168|| align=right|10,36|| align=right|4,300||MBA||7. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57868)||2001 YD|| align=right|15,2|| align=right|2,382|| align=right|0,255|| align=right|4,23|| align=right|3,675||MBA||17. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(57869)||2001 YM24|| align=right|15,7|| align=right|2,588|| align=right|0,220|| align=right|5,45|| align=right|4,162||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57870)||2001 YG46|| align=right|14,5|| align=right|3,180|| align=right|0,128|| align=right|18,30|| align=right|5,671||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57871)||2001 YB52|| align=right|14,1|| align=right|3,116|| align=right|0,151|| align=right|8,32|| align=right|5,498||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57872)||2001 YU87|| align=right|13,3|| align=right|3,173|| align=right|0,106|| align=right|27,68|| align=right|5,650||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57873)||2001 YF98|| align=right|13,7|| align=right|3,164|| align=right|0,227|| align=right|14,64|| align=right|5,627||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57874)||2001 YR110|| align=right|14,3|| align=right|2,321|| align=right|0,144|| align=right|23,39|| align=right|3,536||MBA||18. prosince 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57875)||2001 YV114|| align=right|13,6|| align=right|2,912|| align=right|0,297|| align=right|19,58|| align=right|4,969||MBA||20. prosince 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57876)||2001 YB122|| align=right|15,1|| align=right|2,644|| align=right|0,104|| align=right|13,48|| align=right|4,298||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57877)||2001 YT123|| align=right|14,6|| align=right|2,355|| align=right|0,141|| align=right|6,83|| align=right|3,612||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(57878)||2001 YZ148|| align=right|15,1|| align=right|2,362|| align=right|0,300|| align=right|7,79|| align=right|3,630||MBA||18. prosince 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57879)||2002 AD1|| align=right|15,2|| align=right|2,754|| align=right|0,153|| align=right|9,47|| align=right|4,570||MBA||2. ledna 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(57880)||2002 AN3|| align=right|14,7|| align=right|3,049|| align=right|0,101|| align=right|15,28|| align=right|5,324||MBA||2. ledna 2002||Uccle||T. Pauwels
|-
|(57881)||2002 AZ35|| align=right|14,0|| align=right|2,646|| align=right|0,134|| align=right|15,40|| align=right|4,305||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57882)||2002 AB36|| align=right|14,8|| align=right|2,718|| align=right|0,119|| align=right|13,45|| align=right|4,480||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57883)||2002 AR72|| align=right|15,2|| align=right|2,795|| align=right|0,188|| align=right|8,93|| align=right|4,672||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57884)||2002 AU90|| align=right|13,4|| align=right|3,091|| align=right|0,123|| align=right|20,23|| align=right|5,433||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57885)||2002 AU181|| align=right|13,5|| align=right|3,108|| align=right|0,105|| align=right|15,53|| align=right|5,479||MBA||5. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(57886)||2002 AL183|| align=right|14,3|| align=right|2,986|| align=right|0,022|| align=right|7,43|| align=right|5,160||MBA||6. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(57887)||2002 AR201|| align=right|13,9|| align=right|3,085|| align=right|0,169|| align=right|9,15|| align=right|5,418||MBA||5. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57888)||2002 BS6|| align=right|14,2|| align=right|3,206|| align=right|0,137|| align=right|16,08|| align=right|5,741||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57889)||2002 CN11|| align=right|13,8|| align=right|3,151|| align=right|0,135|| align=right|28,08|| align=right|5,593||MBA||2. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(57890)||2002 CJ26|| align=right|14,8|| align=right|2,636|| align=right|0,050|| align=right|13,97|| align=right|4,280||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57891)||2002 CJ35|| align=right|13,3|| align=right|3,162|| align=right|0,101|| align=right|27,88|| align=right|5,621||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57892)||2002 CH36|| align=right|14,7|| align=right|2,868|| align=right|0,046|| align=right|2,59|| align=right|4,855||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57893)||2002 CJ95|| align=right|16,6|| align=right|2,437|| align=right|0,166|| align=right|1,16|| align=right|3,803||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57894)||2002 CJ129|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,194|| align=right|9,73|| align=right|4,202||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57895)||2002 CX134|| align=right|14,4|| align=right|3,060|| align=right|0,119|| align=right|12,08|| align=right|5,352||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57896)||2002 CN201|| align=right|15,9|| align=right|2,568|| align=right|0,323|| align=right|8,14|| align=right|4,115||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57897)||2002 CV213|| align=right|14,4|| align=right|2,603|| align=right|0,175|| align=right|9,57|| align=right|4,199||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57898)||2002 CF237|| align=right|15,6|| align=right|2,586|| align=right|0,206|| align=right|8,12|| align=right|4,157||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57899)||2002 CU237|| align=right|13,7|| align=right|2,674|| align=right|0,139|| align=right|12,93|| align=right|4,371||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57900)||2002 CY239|| align=right|15,0|| align=right|2,551|| align=right|0,202|| align=right|4,51|| align=right|4,075||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57901)||2002 CH275|| align=right|13,4|| align=right|2,676|| align=right|0,151|| align=right|12,22|| align=right|4,378||MBA||9. února 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57902)||2002 CR307|| align=right|15,0|| align=right|2,451|| align=right|0,187|| align=right|13,09|| align=right|3,835||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57903)||2002 EX16|| align=right|14,9|| align=right|2,356|| align=right|0,190|| align=right|10,94|| align=right|3,615||MBA||6. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57904)||2002 ER25|| align=right|12,7|| align=right|5,252|| align=right|0,071|| align=right|2,00|| align=right|12,04||JUT||10. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57905)||2002 EO30|| align=right|15,5|| align=right|2,270|| align=right|0,192|| align=right|8,26|| align=right|3,420||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57906)||2002 EO31|| align=right|14,5|| align=right|2,719|| align=right|0,059|| align=right|4,97|| align=right|4,484||MBA||10. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57907)||2002 EQ31|| align=right|15,1|| align=right|2,358|| align=right|0,188|| align=right|4,32|| align=right|3,621||MBA||10. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57908)||2002 ER31|| align=right|14,0|| align=right|2,773|| align=right|0,135|| align=right|8,74|| align=right|4,618||MBA||11. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57909)||2002 ED33|| align=right|16,1|| align=right|2,571|| align=right|0,113|| align=right|13,60|| align=right|4,122||MBA||11. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(57910)||2002 ED61|| align=right|12,1|| align=right|5,144|| align=right|0,039|| align=right|4,36|| align=right|11,67||JUT||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57911)||2002 EE96|| align=right|15,7|| align=right|2,254|| align=right|0,101|| align=right|4,36|| align=right|3,382||MBA||15. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57912)||2002 ES99|| align=right|14,5|| align=right|2,710|| align=right|0,098|| align=right|14,78|| align=right|4,459||MBA||3. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(57913)||2002 EJ107|| align=right|14,7|| align=right|2,459|| align=right|0,102|| align=right|14,93|| align=right|3,855||MBA||9. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57914)||2002 EC109|| align=right|16,1|| align=right|2,344|| align=right|0,180|| align=right|4,06|| align=right|3,587||MBA||9. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(57915)||2002 EB110|| align=right|12,5|| align=right|5,201|| align=right|0,039|| align=right|14,91|| align=right|11,87||JUT||9. března 2002||Catalina||CSS
|-
|(57916)||2002 EC111|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,067|| align=right|4,92|| align=right|4,192||MBA||9. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57917)||2002 EK111|| align=right|14,8|| align=right|2,386|| align=right|0,126|| align=right|6,83|| align=right|3,684||MBA||9. března 2002||Catalina||CSS
|-
|(57918)||2002 EE120|| align=right|16,2|| align=right|2,227|| align=right|0,156|| align=right|3,10|| align=right|3,323||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(57919)||2002 EE129|| align=right|16,5|| align=right|2,682|| align=right|0,179|| align=right|0,52|| align=right|4,393||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57920)||2002 EL153|| align=right|13,0|| align=right|5,208|| align=right|0,037|| align=right|4,64|| align=right|11,89||JUT||15. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(57921)||2002 EY154|| align=right|15,8|| align=right|2,645|| align=right|0,131|| align=right|4,33|| align=right|4,302||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(57922)||2002 FU8|| align=right|14,1|| align=right|2,718|| align=right|0,130|| align=right|10,69|| align=right|4,479||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57923)||2002 FQ14|| align=right|15,8|| align=right|2,587|| align=right|0,054|| align=right|2,86|| align=right|4,161||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57924)||2002 FO28|| align=right|15,2|| align=right|2,393|| align=right|0,307|| align=right|6,99|| align=right|3,700||MBA||20. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57925)||2002 FQ30|| align=right|14,9|| align=right|2,382|| align=right|0,198|| align=right|5,63|| align=right|3,676||MBA||20. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57926)||2002 FV34|| align=right|14,0|| align=right|3,257|| align=right|0,042|| align=right|11,84|| align=right|5,876||MBA||20. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57927)||2002 GX37|| align=right|15,1|| align=right|2,564|| align=right|0,229|| align=right|5,42|| align=right|4,106||MBA||3. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(57928)||2002 GD77|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,049|| align=right|6,51|| align=right|4,508||MBA||9. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57929)||2002 GB86|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,157|| align=right|7,23|| align=right|3,609||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57930)||2002 GJ97|| align=right|16,7|| align=right|2,310|| align=right|0,120|| align=right|7,26|| align=right|3,509||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57931)||2002 GX159|| align=right|16,6|| align=right|2,223|| align=right|0,206|| align=right|3,91|| align=right|3,313||MBA||14. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(57932)||2002 GA161|| align=right|15,7|| align=right|2,261|| align=right|0,150|| align=right|5,15|| align=right|3,399||MBA||15. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57933)||2002 HH17|| align=right|13,7|| align=right|3,166|| align=right|0,172|| align=right|18,33|| align=right|5,632||MBA||19. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57934)||2002 JZ7|| align=right|15,8|| align=right|2,475|| align=right|0,146|| align=right|7,36|| align=right|3,893||MBA||6. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(57935)||2002 JL17|| align=right|15,7|| align=right|2,847|| align=right|0,187|| align=right|2,35|| align=right|4,803||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(57936)||2002 JU23|| align=right|16,3|| align=right|2,440|| align=right|0,200|| align=right|3,13|| align=right|3,810||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57937)||2002 JJ30|| align=right|14,7|| align=right|3,145|| align=right|0,231|| align=right|1,58|| align=right|5,577||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57938)||2002 JT33|| align=right|14,3|| align=right|2,600|| align=right|0,145|| align=right|13,44|| align=right|4,191||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57939)||2002 JY33|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,035|| align=right|2,98|| align=right|3,552||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57940)||2002 JJ38|| align=right|14,9|| align=right|3,091|| align=right|0,105|| align=right|12,66|| align=right|5,435||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(57941)||2002 JA40|| align=right|14,9|| align=right|3,115|| align=right|0,080|| align=right|12,44|| align=right|5,496||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57942)||2002 JM40|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,152|| align=right|5,72|| align=right|3,506||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57943)||2002 JO41|| align=right|15,0|| align=right|2,425|| align=right|0,107|| align=right|6,96|| align=right|3,775||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57944)||2002 JJ46|| align=right|15,6|| align=right|2,796|| align=right|0,042|| align=right|1,38|| align=right|4,674||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57945)||2002 JG50|| align=right|15,7|| align=right|2,267|| align=right|0,047|| align=right|3,14|| align=right|3,412||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57946)||2002 JG61|| align=right|15,5|| align=right|2,387|| align=right|0,034|| align=right|2,26|| align=right|3,687||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57947)||2002 JB62|| align=right|15,2|| align=right|2,533|| align=right|0,095|| align=right|6,03|| align=right|4,030||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57948)||2002 JO62|| align=right|15,1|| align=right|3,218|| align=right|0,061|| align=right|7,13|| align=right|5,772||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57949)||2002 JV66|| align=right|17,1|| align=right|2,408|| align=right|0,182|| align=right|2,74|| align=right|3,735||MBA||10. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57950)||2002 JV72|| align=right|14,5|| align=right|3,157|| align=right|0,083|| align=right|10,17|| align=right|5,607||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57951)||2002 JJ91|| align=right|15,5|| align=right|2,972|| align=right|0,067|| align=right|1,07|| align=right|5,124||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57952)||2002 JP93|| align=right|16,0|| align=right|2,618|| align=right|0,028|| align=right|4,55|| align=right|4,235||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57953)||2002 JJ95|| align=right|15,7|| align=right|2,931|| align=right|0,049|| align=right|1,12|| align=right|5,017||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57954)||2002 JA101|| align=right|12,4|| align=right|3,370|| align=right|0,237|| align=right|28,16|| align=right|6,184||MBA||6. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57955)||2002 JV103|| align=right|16,1|| align=right|2,634|| align=right|0,016|| align=right|2,59|| align=right|4,275||MBA||10. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57956)||2002 JL105|| align=right|14,7|| align=right|3,198|| align=right|0,100|| align=right|5,25|| align=right|5,719||MBA||12. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57957)||2002 JZ105|| align=right|15,5|| align=right|3,165|| align=right|0,136|| align=right|0,56|| align=right|5,629||MBA||13. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57958)||2002 JC118|| align=right|13,9|| align=right|3,054|| align=right|0,159|| align=right|17,99|| align=right|5,337||MBA||4. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(57959)||2002 JH118|| align=right|14,6|| align=right|2,317|| align=right|0,143|| align=right|13,36|| align=right|3,526||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(57960)||2002 JE129|| align=right|15,7|| align=right|2,645|| align=right|0,027|| align=right|4,56|| align=right|4,301||MBA||8. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57961)||2002 JN133|| align=right|15,5|| align=right|2,770|| align=right|0,070|| align=right|5,36|| align=right|4,610||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57962)||2002 JP133|| align=right|16,3|| align=right|2,257|| align=right|0,083|| align=right|5,95|| align=right|3,390||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57963)||2002 LV3|| align=right|14,6|| align=right|3,087|| align=right|0,092|| align=right|2,82|| align=right|5,422||MBA||4. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57964)||2002 LY28|| align=right|15,5|| align=right|2,251|| align=right|0,139|| align=right|6,60|| align=right|3,376||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57965)||2002 LM32|| align=right|15,1|| align=right|2,335|| align=right|0,050|| align=right|8,97|| align=right|3,567||MBA||9. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(57966)||2002 LN39|| align=right|16,5|| align=right|2,224|| align=right|0,143|| align=right|5,83|| align=right|3,315||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57967)||2002 LS45|| align=right|16,2|| align=right|2,273|| align=right|0,104|| align=right|6,63|| align=right|3,427||MBA||6. června 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(57968)||2002 LQ52|| align=right|13,5|| align=right|3,109|| align=right|0,184|| align=right|16,80|| align=right|5,481||MBA||7. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(57969)||2002 MT2|| align=right|13,8|| align=right|3,038|| align=right|0,132|| align=right|2,58|| align=right|5,295||MBA||17. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(57970)||2002 NT13|| align=right|15,1|| align=right|2,845|| align=right|0,020|| align=right|2,35|| align=right|4,799||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(57971)||2002 NJ41|| align=right|16,9|| align=right|2,341|| align=right|0,278|| align=right|3,77|| align=right|3,582||MBA||13. července 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(57972)||2002 NQ51|| align=right|16,5|| align=right|2,271|| align=right|0,160|| align=right|7,59|| align=right|3,422||MBA||5. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57973)||2002 OW|| align=right|15,5|| align=right|2,589|| align=right|0,151|| align=right|7,44|| align=right|4,165||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57974)||2002 OX3|| align=right|14,6|| align=right|2,706|| align=right|0,113|| align=right|10,71|| align=right|4,450||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57975)||2002 OO11|| align=right|15,8|| align=right|2,579|| align=right|0,166|| align=right|8,26|| align=right|4,141||MBA||16. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(57976)||2002 OJ16|| align=right|16,1|| align=right|2,365|| align=right|0,129|| align=right|7,33|| align=right|3,636||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57977)||2002 PF17|| align=right|15,4|| align=right|2,739|| align=right|0,028|| align=right|0,62|| align=right|4,532||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(57978)||2002 PO35|| align=right|15,9|| align=right|3,156|| align=right|0,194|| align=right|0,55|| align=right|5,606||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(57979)||2002 PW49|| align=right|14,5|| align=right|3,151|| align=right|0,185|| align=right|1,93|| align=right|5,594||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57980)||2002 PZ85|| align=right|16,3|| align=right|2,226|| align=right|0,081|| align=right|5,35|| align=right|3,321||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57981)||2002 PF104|| align=right|16,0|| align=right|2,631|| align=right|0,085|| align=right|12,71|| align=right|4,267||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57982)||2002 PB110|| align=right|15,6|| align=right|2,417|| align=right|0,130|| align=right|3,80|| align=right|3,757||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57983)||2002 PT117|| align=right|14,3|| align=right|2,552|| align=right|0,119|| align=right|11,77|| align=right|4,077||MBA||12. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(57984)||2002 PG124|| align=right|15,9|| align=right|2,922|| align=right|0,099|| align=right|2,06|| align=right|4,995||MBA||13. srpna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(57985)||2002 PL129|| align=right|15,2|| align=right|2,994|| align=right|0,102|| align=right|9,38|| align=right|5,179||MBA||15. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(57986)||2002 PA134|| align=right|15,7|| align=right|2,717|| align=right|0,081|| align=right|2,93|| align=right|4,477||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57987)||2002 QQ6|| align=right|15,4|| align=right|2,554|| align=right|0,061|| align=right|9,32|| align=right|4,082||MBA||19. srpna 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(57988)||2002 RG27|| align=right|14,9|| align=right|2,655|| align=right|0,297|| align=right|6,55|| align=right|4,324||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57989)||2002 RU32|| align=right|14,9|| align=right|2,771|| align=right|0,018|| align=right|3,83|| align=right|4,611||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57990)||2002 RJ34|| align=right|15,5|| align=right|2,637|| align=right|0,107|| align=right|3,83|| align=right|4,282||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57991)||2002 RF40|| align=right|14,4|| align=right|3,065|| align=right|0,212|| align=right|1,81|| align=right|5,365||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57992)||2002 RX47|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,180|| align=right|3,56|| align=right|3,764||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57993)||2002 RX56|| align=right|15,6|| align=right|2,795|| align=right|0,207|| align=right|3,03|| align=right|4,672||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57994)||2002 RR86|| align=right|13,8|| align=right|3,111|| align=right|0,050|| align=right|16,50|| align=right|5,486||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57995)||2002 RJ102|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,106|| align=right|3,51|| align=right|3,610||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57996)||2002 RV107|| align=right|15,2|| align=right|2,381|| align=right|0,219|| align=right|6,17|| align=right|3,673||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57997)||2002 RN110|| align=right|16,1|| align=right|2,240|| align=right|0,082|| align=right|5,55|| align=right|3,352||MBA||6. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(57998)||2002 SO9|| align=right|14,7|| align=right|3,037|| align=right|0,102|| align=right|2,64|| align=right|5,292||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(57999)||2002 TN52|| align=right|14,8|| align=right|3,007|| align=right|0,224|| align=right|2,38|| align=right|5,212||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(58000)||2002 TC103|| align=right|13,6|| align=right|2,653|| align=right|0,220|| align=right|9,33|| align=right|4,321||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek